

Seznam 

|-
|(4001) Ptolemaeus||1949 PV|| align=right|13,6|| align=right|2,287|| align=right|0,173|| align=right|5,46|| align=right|3,459||MBA||2. srpna 1949||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(4002) Shinagawa||1950 JB|| align=right|11,9|| align=right|2,518|| align=right|0,029|| align=right|14,68|| align=right|3,994||MBA||14. května 1950||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(4003) Schumann||1964 ED|| align=right|10,8|| align=right|3,424|| align=right|0,097|| align=right|5,02|| align=right|6,335||MBA||8. března 1964||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(4004) Listʹev||1971 SN1|| align=right|12,0|| align=right|3,095|| align=right|0,207|| align=right|15,73|| align=right|5,444||MBA||16. září 1971||Krym–Naučnyj||Crimean Astrophysical Observatory
|-
|(4005) Dyagilev||1972 TC2|| align=right|12,7|| align=right|2,452|| align=right|0,149|| align=right|6,84|| align=right|3,839||MBA||8. října 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(4006) Sandler||1972 YR|| align=right|12,5|| align=right|2,519|| align=right|0,182|| align=right|2,38|| align=right|3,996||MBA||29. prosince 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(4007) Euryalos||1973 SR|| align=right|10,0|| align=right|5,158|| align=right|0,056|| align=right|11,02|| align=right|11,72||JUT||19. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4008) Corbin||1977 BY|| align=right|13,1|| align=right|2,359|| align=right|0,210|| align=right|25,52|| align=right|3,623||MBA||22. ledna 1977||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(4009) Drobyshevskij||1977 EN1|| align=right|12,5|| align=right|3,133|| align=right|0,141|| align=right|2,30|| align=right|5,543||MBA||13. března 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4010) Nikolʹskij||1977 QJ2|| align=right|13,0|| align=right|2,549|| align=right|0,127|| align=right|5,43|| align=right|4,070||MBA||21. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4011) Bakharev||1978 SC6|| align=right|13,9|| align=right|2,196|| align=right|0,051|| align=right|1,18|| align=right|3,254||MBA||28. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4012) Geballe||1978 VK9|| align=right|13,4|| align=right|2,247|| align=right|0,164|| align=right|4,57|| align=right|3,368||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(4013) Ogiria||1979 OM15|| align=right|12,0|| align=right|3,155|| align=right|0,176|| align=right|0,56|| align=right|5,604||MBA||21. července 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4014) Heizman||1979 SG10|| align=right|12,0|| align=right|3,422|| align=right|0,034|| align=right|1,10|| align=right|6,330||MBA||28. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4015) Wilson-Harrington||1979 VA|| align=right|15,99|| align=right|2,639|| align=right|0,624|| align=right|2,79|| align=right|4,286||APL PHA||15. listopadu 1979||Palomar||E. F. Helin
|-
|(4016) Sambre||1979 XK|| align=right|13,9|| align=right|2,411|| align=right|0,227|| align=right|0,80|| align=right|3,743||MBA||15. prosince 1979||La Silla||H. Debehogne; E. R. Netto
|-
|(4017) Disneya||1980 DL5|| align=right|13,0|| align=right|2,587|| align=right|0,099|| align=right|3,03|| align=right|4,161||MBA||21. února 1980||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(4018) Bratislava||1980 YM|| align=right|13,5|| align=right|2,579|| align=right|0,167|| align=right|3,44|| align=right|4,140||MBA||30. prosince 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|(4019) Klavetter||1981 EK14|| align=right|14,9|| align=right|2,338|| align=right|0,128|| align=right|2,48|| align=right|3,575||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(4020) Dominique||1981 ET38|| align=right|13,0|| align=right|2,776|| align=right|0,160|| align=right|9,57|| align=right|4,625||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(4021) Dancey||1981 QD2|| align=right|13,8|| align=right|2,283|| align=right|0,171|| align=right|3,55|| align=right|3,449||MBA||30. srpna 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4022) Nonna||1981 TL4|| align=right|12,7|| align=right|2,358|| align=right|0,128|| align=right|5,10|| align=right|3,620||MBA||8. října 1981||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4023) Jarník||1981 UN|| align=right|13,5|| align=right|2,234|| align=right|0,094|| align=right|1,85|| align=right|3,339||MBA||25. října 1981||Kleť||L. Brožek
|-
|(4024) Ronan||1981 WQ|| align=right|12,9|| align=right|2,283|| align=right|0,155|| align=right|7,78|| align=right|3,448||MBA||24. listopadu 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4025) Ridley||1981 WU|| align=right|13,9|| align=right|2,252|| align=right|0,168|| align=right|3,13|| align=right|3,379||MBA||24. listopadu 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4026) Beet||1982 BU1|| align=right|13,4|| align=right|2,443|| align=right|0,121|| align=right|3,19|| align=right|3,818||MBA||30. ledna 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4027) Mitton||1982 DN|| align=right|13,5|| align=right|2,360|| align=right|0,167|| align=right|1,79|| align=right|3,624||MBA||21. února 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4028) Pancratz||1982 DV2|| align=right|13,2|| align=right|2,553|| align=right|0,151|| align=right|2,81|| align=right|4,079||MBA||18. února 1982||Socorro||L. G. Taff
|-
|(4029) Bridges||1982 KC1|| align=right|12,9|| align=right|2,526|| align=right|0,133|| align=right|5,45|| align=right|4,014||MBA||24. května 1982||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4030) Archenhold||1984 EO1|| align=right|13,0|| align=right|2,461|| align=right|0,094|| align=right|6,53|| align=right|3,859||MBA||2. března 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4031) Mueller||1985 CL|| align=right|13,7|| align=right|1,935|| align=right|0,102|| align=right|18,92|| align=right|2,690||MBA||12. února 1985||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4032) Chaplygin||1985 UT4|| align=right|14,3|| align=right|2,183|| align=right|0,143|| align=right|2,13|| align=right|3,224||MBA||22. října 1985||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(4033) Yatsugatake||1986 FA|| align=right|13,7|| align=right|2,241|| align=right|0,092|| align=right|5,13|| align=right|3,353||MBA||16. března 1986||Kobuchizawa||M. Inoue; O. Muramatsu
|-
|(4034)||1986 PA|| align=right|18,1|| align=right|1,060|| align=right|0,445|| align=right|11,17|| align=right|1,091||APL PHA||2. srpna 1986||Palomar||E. F. Helin
|-
|(4035)||1986 WD|| align=right|9,3|| align=right|5,280|| align=right|0,057|| align=right|12,14|| align=right|12,13||JUT||22. listopadu 1986||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(4036)||1987 DW5|| align=right|12,5|| align=right|2,802|| align=right|0,149|| align=right|4,68|| align=right|4,691||MBA||21. února 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4037) Ikeya||1987 EC|| align=right|12,5|| align=right|2,776|| align=right|0,157|| align=right|8,47|| align=right|4,624||MBA||2. března 1987||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(4038) Kristina||1987 QH2|| align=right|13,3|| align=right|2,367|| align=right|0,132|| align=right|6,00|| align=right|3,640||MBA||21. srpna 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(4039) Souseki||1987 SH|| align=right|13,0|| align=right|2,417|| align=right|0,063|| align=right|5,06|| align=right|3,757||MBA||17. září 1987||Geisei||T. Seki
|-
|(4040) Purcell||1987 SN1|| align=right|12,8|| align=right|2,673|| align=right|0,071|| align=right|2,34|| align=right|4,368||MBA||21. září 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4041) Miyamotoyohko||1988 DN1|| align=right|11,4|| align=right|3,014|| align=right|0,051|| align=right|11,22|| align=right|5,231||MBA||19. února 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(4042) Okhotsk||1989 AT1|| align=right|13,8|| align=right|2,422|| align=right|0,138|| align=right|3,53|| align=right|3,769||MBA||15. ledna 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(4043) Perolof||1175 T-3|| align=right|12,3|| align=right|3,116|| align=right|0,096|| align=right|6,58|| align=right|5,500||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4044) Erikhøg||5142 T-3|| align=right|11,8|| align=right|3,038|| align=right|0,093|| align=right|10,69|| align=right|5,294||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4045) Lowengrub||1953 RG|| align=right|11,3|| align=right|3,226|| align=right|0,109|| align=right|21,33|| align=right|5,795||MBA||9. září 1953||Brooklyn||Indiana University
|-
|(4046) Swain||1953 TV|| align=right|12,1|| align=right|2,636|| align=right|0,068|| align=right|7,85|| align=right|4,278||MBA||7. října 1953||Brooklyn||Indiana University
|-
|(4047)||1964 TT2|| align=right|13,1|| align=right|2,619|| align=right|0,207|| align=right|3,03|| align=right|4,239||MBA||8. října 1964||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(4048) Samwestfall||1964 UC|| align=right|14,4|| align=right|2,235|| align=right|0,188|| align=right|3,22|| align=right|3,341||MBA||30. října 1964||Brooklyn||Indiana University
|-
|(4049) Noragalʹ||1973 QD2|| align=right|11,8|| align=right|3,083|| align=right|0,266|| align=right|2,38|| align=right|5,413||MBA||31. srpna 1973||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(4050) Mebailey||1976 SF|| align=right|12,4|| align=right|3,178|| align=right|0,145|| align=right|1,48|| align=right|5,666||MBA||20. září 1976||Kvistaberg||C.-I. Lagerkvist; H. Rickman
|-
|(4051) Hatanaka||1978 VP|| align=right|12,4|| align=right|2,790|| align=right|0,113|| align=right|2,72|| align=right|4,659||MBA||1. listopadu 1978||Caussols||K. Tomita
|-
|(4052) Crovisier||1981 DP2|| align=right|12,2|| align=right|3,024|| align=right|0,073|| align=right|9,16|| align=right|5,258||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(4053) Cherkasov||1981 TQ1|| align=right|13,3|| align=right|2,339|| align=right|0,078|| align=right|4,61|| align=right|3,576||MBA||2. října 1981||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(4054) Turnov||1983 TL|| align=right|12,6|| align=right|3,042|| align=right|0,181|| align=right|4,87|| align=right|5,305||MBA||5. října 1983||Kleť||A. Mrkos
|-
|(4055) Magellan||1985 DO2|| align=right|14,8|| align=right|1,821|| align=right|0,327|| align=right|23,25|| align=right|2,457||AMR||24. února 1985||Palomar||E. F. Helin
|-
|(4056) Timwarner||1985 FZ1|| align=right|12,4|| align=right|2,647|| align=right|0,104|| align=right|13,16|| align=right|4,307||MBA||22. března 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4057) Demophon||1985 TQ|| align=right|9,6|| align=right|5,272|| align=right|0,119|| align=right|2,88|| align=right|12,11||JUT||15. října 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4058) Cecilgreen||1986 JV|| align=right|11,4|| align=right|3,010|| align=right|0,100|| align=right|10,80|| align=right|5,220||MBA||4. května 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4059) Balder||1987 SB5|| align=right|12,0|| align=right|3,016|| align=right|0,075|| align=right|9,46|| align=right|5,238||MBA||29. září 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(4060) Deipylos||1987 YT1|| align=right|8,9|| align=right|5,261|| align=right|0,155|| align=right|16,15|| align=right|12,07||JUT||17. prosince 1987||La Silla||E. W. Elst; G. Pizarro
|-
|(4061) Martelli||1988 FF3|| align=right|11,8|| align=right|3,115|| align=right|0,136|| align=right|1,69|| align=right|5,497||MBA||19. března 1988||La Silla||W. Ferreri
|-
|(4062) Schiaparelli||1989 BF|| align=right|13,8|| align=right|2,243|| align=right|0,150|| align=right|6,91|| align=right|3,358||MBA||28. ledna 1989||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(4063) Euforbo||1989 CG2|| align=right|8,6|| align=right|5,170|| align=right|0,119|| align=right|18,95|| align=right|11,76||JUT||1. února 1989||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(4064) Marjorie||2126 P-L|| align=right|13,4|| align=right|2,466|| align=right|0,044|| align=right|7,21|| align=right|3,871||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4065) Meinel||2820 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,267|| align=right|0,076|| align=right|5,18|| align=right|3,414||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4066) Haapavesi||1940 RG|| align=right|13,3|| align=right|2,243|| align=right|0,224|| align=right|5,28|| align=right|3,358||MBA||7. září 1940||Turku||H. Alikoski
|-
|(4067) Mikhelʹson||1966 TP|| align=right|13,0|| align=right|2,627|| align=right|0,187|| align=right|6,34|| align=right|4,257||MBA||11. října 1966||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4068) Menestheus||1973 SW|| align=right|9,4|| align=right|5,193|| align=right|0,074|| align=right|17,53|| align=right|11,84||JUT||19. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4069) Blakee||1978 VL7|| align=right|14,2|| align=right|2,172|| align=right|0,074|| align=right|2,19|| align=right|3,201||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(4070) Rozov||1980 RS2|| align=right|13,3|| align=right|2,252|| align=right|0,168|| align=right|3,78|| align=right|3,380||MBA||8. září 1980||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(4071) Rostovdon||1981 RD2|| align=right|12,1|| align=right|3,192|| align=right|0,170|| align=right|11,03|| align=right|5,703||MBA||7. září 1981||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(4072) Yayoi||1981 UJ4|| align=right|13,4|| align=right|2,145|| align=right|0,065|| align=right|2,17|| align=right|3,142||MBA||30. října 1981||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(4073) Ruianzhongxue||1981 UE10|| align=right|12,0|| align=right|3,168|| align=right|0,182|| align=right|2,07|| align=right|5,637||MBA||23. října 1981||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(4074) Sharkov||1981 UN11|| align=right|12,0|| align=right|3,023|| align=right|0,042|| align=right|9,84|| align=right|5,255||MBA||22. října 1981||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4075) Sviridov||1982 TL1|| align=right|12,2|| align=right|3,029|| align=right|0,042|| align=right|7,79|| align=right|5,271||MBA||14. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(4076) Dörffel||1982 UF4|| align=right|11,9|| align=right|2,851|| align=right|0,072|| align=right|1,36|| align=right|4,813||MBA||19. října 1982||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(4077) Asuka||1982 XV1|| align=right|11,4|| align=right|3,020|| align=right|0,092|| align=right|11,41|| align=right|5,247||MBA||13. prosince 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(4078) Polakis||1983 AC|| align=right|11,3|| align=right|3,020|| align=right|0,106|| align=right|11,64|| align=right|5,246||MBA||9. ledna 1983||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(4079) Britten||1983 CS|| align=right|12,3|| align=right|3,194|| align=right|0,103|| align=right|2,41|| align=right|5,707||MBA||15. února 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4080) Galinskij||1983 PW|| align=right|13,3|| align=right|2,194|| align=right|0,211|| align=right|3,80|| align=right|3,249||MBA||4. srpna 1983||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(4081) Tippett||1983 RC2|| align=right|12,8|| align=right|2,380|| align=right|0,093|| align=right|1,80|| align=right|3,670||MBA||14. září 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4082) Swann||1984 SW3|| align=right|12,9|| align=right|2,390|| align=right|0,258|| align=right|9,61|| align=right|3,695||MBA||27. září 1984||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4083) Jody||1985 CV|| align=right|13,0|| align=right|2,597|| align=right|0,196|| align=right|12,81|| align=right|4,185||MBA||12. února 1985||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4084) Hollis||1985 GM|| align=right|11,8|| align=right|2,909|| align=right|0,011|| align=right|3,22|| align=right|4,962||MBA||14. dubna 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4085) Weir||1985 JR|| align=right|12,3|| align=right|2,606|| align=right|0,110|| align=right|14,23|| align=right|4,207||MBA||13. května 1985||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4086) Podalirius||1985 VK2|| align=right|9,1|| align=right|5,225|| align=right|0,121|| align=right|21,74|| align=right|11,95||JUT||9. listopadu 1985||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(4087) Pärt||1986 EM1|| align=right|13,3|| align=right|2,177|| align=right|0,118|| align=right|4,43|| align=right|3,211||MBA||5. března 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4088) Baggesen||1986 GG|| align=right|12,5|| align=right|2,445|| align=right|0,058|| align=right|7,40|| align=right|3,823||MBA||3. dubna 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(4089)||1986 JG|| align=right|13,1|| align=right|2,186|| align=right|0,133|| align=right|1,15|| align=right|3,231||MBA||2. května 1986||Palomar||INAS
|-
|(4090) Říšehvězd||1986 RH1|| align=right|13,4|| align=right|2,358|| align=right|0,209|| align=right|1,33|| align=right|3,620||MBA||2. září 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(4091) Lowe||1986 TL2|| align=right|10,9|| align=right|3,182|| align=right|0,118|| align=right|12,24|| align=right|5,674||MBA||7. října 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4092) Tyr||1986 TJ4|| align=right|13,1|| align=right|2,633|| align=right|0,252|| align=right|4,02|| align=right|4,272||MBA||8. října 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(4093) Bennett||1986 VD|| align=right|11,9|| align=right|3,016|| align=right|0,034|| align=right|9,37|| align=right|5,238||MBA||4. listopadu 1986||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(4094) Aoshima||1987 QC|| align=right|13,2|| align=right|2,883|| align=right|0,333|| align=right|2,05|| align=right|4,893||MBA||26. srpna 1987||Shizuoka||M. Kizawa; W. Kakei
|-
|(4095) Ishizuchisan||1987 SG|| align=right|14,0|| align=right|2,121|| align=right|0,119|| align=right|2,52|| align=right|3,087||MBA||16. září 1987||Geisei||T. Seki
|-
|(4096) Kushiro||1987 VC|| align=right|12,5|| align=right|2,811|| align=right|0,151|| align=right|9,09|| align=right|4,712||MBA||15. listopadu 1987||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(4097) Tsurugisan||1987 WW|| align=right|13,4|| align=right|2,240|| align=right|0,143|| align=right|3,98|| align=right|3,352||MBA||18. listopadu 1987||Geisei||T. Seki
|-
|(4098) Thraen||1987 WQ1|| align=right|13,2|| align=right|3,226|| align=right|0,125|| align=right|2,94|| align=right|5,794||MBA||26. listopadu 1987||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(4099)||1988 AB5|| align=right|12,8|| align=right|2,573|| align=right|0,078|| align=right|15,61|| align=right|4,126||MBA||13. ledna 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4100) Sumiko||1988 BF|| align=right|11,4|| align=right|3,010|| align=right|0,106|| align=right|11,13|| align=right|5,222||MBA||16. ledna 1988||Okutama||T. Hioki; N. Kawasato
|-
|(4101) Ruikou||1988 CE|| align=right|12,4|| align=right|2,697|| align=right|0,115|| align=right|8,74|| align=right|4,429||MBA||8. února 1988||Geisei||T. Seki
|-
|(4102) Gergana||1988 TE3|| align=right|11,7|| align=right|3,019|| align=right|0,064|| align=right|9,60|| align=right|5,246||MBA||15. října 1988||Smolyan||V. Ivanova
|-
|(4103) Chahine||1989 EB|| align=right|11,2|| align=right|2,381|| align=right|0,192|| align=right|26,99|| align=right|3,673||MBA||4. března 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(4104) Alu||1989 ED|| align=right|12,5|| align=right|2,545|| align=right|0,105|| align=right|15,70|| align=right|4,060||MBA||5. března 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(4105) Tsia||1989 EK|| align=right|12,3|| align=right|2,701|| align=right|0,195|| align=right|6,36|| align=right|4,439||MBA||5. března 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(4106) Nada||1989 EW|| align=right|12,0|| align=right|2,754|| align=right|0,180|| align=right|9,74|| align=right|4,570||MBA||6. března 1989||Minami-Oda||T. Nomura; K. Kawanishi
|-
|(4107) Rufino||1989 GT|| align=right|11,6|| align=right|2,555|| align=right|0,202|| align=right|17,54|| align=right|4,084||MBA||7. dubna 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(4108) Rakos||3439 T-3|| align=right|13,6|| align=right|2,642|| align=right|0,129|| align=right|1,47|| align=right|4,293||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4109) Anokhin||1969 OW|| align=right|13,7|| align=right|2,266|| align=right|0,161|| align=right|1,52|| align=right|3,410||MBA||17. července 1969||Krym–Naučnyj||B. A. Burnaševa
|-
|(4110) Keats||1977 CZ|| align=right|11,6|| align=right|3,092|| align=right|0,124|| align=right|2,11|| align=right|5,437||MBA||13. února 1977||Palomar||E. Bowell
|-
|(4111) Lamy||1981 EN12|| align=right|15,0|| align=right|2,300|| align=right|0,128|| align=right|2,67|| align=right|3,488||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(4112) Hrabal||1981 ST|| align=right|11,3|| align=right|3,115|| align=right|0,047|| align=right|16,63|| align=right|5,498||MBA||25. září 1981||Kleť||M. Mahrová
|-
|(4113) Rascana||1982 BQ|| align=right|13,6|| align=right|2,261|| align=right|0,097|| align=right|6,36|| align=right|3,400||MBA||18. ledna 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4114) Jasnorzewska||1982 QB1|| align=right|13,8|| align=right|2,540|| align=right|0,202|| align=right|7,33|| align=right|4,047||MBA||19. srpna 1982||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(4115) Peternorton||1982 QS3|| align=right|11,7|| align=right|3,003|| align=right|0,034|| align=right|9,57|| align=right|5,203||MBA||29. srpna 1982||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4116) Elachi||1982 SU|| align=right|13,2|| align=right|1,873|| align=right|0,081|| align=right|24,12|| align=right|2,563||MBA||20. září 1982||Palomar||E. F. Helin
|-
|(4117) Wilke||1982 SU3|| align=right|12,7|| align=right|2,842|| align=right|0,169|| align=right|13,40|| align=right|4,791||MBA||24. září 1982||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(4118) Sveta||1982 TH3|| align=right|11,8|| align=right|3,022|| align=right|0,105|| align=right|8,77|| align=right|5,251||MBA||15. října 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(4119) Miles||1983 BE|| align=right|11,9|| align=right|2,886|| align=right|0,128|| align=right|13,04|| align=right|4,901||MBA||16. ledna 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4120) Denoyelle||1985 RS4|| align=right|12,9|| align=right|3,161|| align=right|0,089|| align=right|6,73|| align=right|5,618||MBA||14. září 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4121) Carlin||1986 JH|| align=right|12,4|| align=right|2,375|| align=right|0,255|| align=right|23,11|| align=right|3,659||MBA||2. května 1986||Palomar||INAS
|-
|(4122) Ferrari||1986 OA|| align=right|12,3|| align=right|2,559|| align=right|0,052|| align=right|13,44|| align=right|4,092||MBA||28. července 1986||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(4123)||1986 QP1|| align=right|12,9|| align=right|2,834|| align=right|0,068|| align=right|2,76|| align=right|4,770||MBA||27. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4124) Herriot||1986 SE|| align=right|12,5|| align=right|2,787|| align=right|0,033|| align=right|3,60|| align=right|4,652||MBA||29. září 1986||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(4125) Lew Allen||1987 MO|| align=right|13,5|| align=right|1,922|| align=right|0,118|| align=right|20,45|| align=right|2,664||MBA||28. června 1987||Palomar||E. F. Helin
|-
|(4126) Mashu||1988 BU|| align=right|11,7|| align=right|3,214|| align=right|0,134|| align=right|3,17|| align=right|5,760||MBA||19. ledna 1988||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(4127) Kyogoku||1988 BA2|| align=right|12,0|| align=right|2,868|| align=right|0,043|| align=right|2,27|| align=right|4,855||MBA||25. ledna 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(4128) UKSTU||1988 BM5|| align=right|13,9|| align=right|2,556|| align=right|0,140|| align=right|12,81|| align=right|4,085||MBA||28. ledna 1988||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(4129) Richelen||1988 DM|| align=right|13,5|| align=right|2,565|| align=right|0,252|| align=right|7,12|| align=right|4,108||MBA||22. února 1988||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(4130) Ramanujan||1988 DQ1|| align=right|12,6|| align=right|3,053|| align=right|0,043|| align=right|9,79|| align=right|5,333||MBA||17. února 1988||Kavalur||R. Rajamohan
|-
|(4131) Stasik||1988 DR4|| align=right|11,8|| align=right|3,172|| align=right|0,104|| align=right|12,39|| align=right|5,648||MBA||23. února 1988||Siding Spring||A. J. Noymer
|-
|(4132) Bartók||1988 EH|| align=right|11,7|| align=right|2,408|| align=right|0,289|| align=right|23,32|| align=right|3,735||MBA||12. března 1988||Palomar||J. Alu
|-
|(4133) Heureka||1942 DB|| align=right|12,8|| align=right|2,582|| align=right|0,120|| align=right|12,09|| align=right|4,149||MBA||17. února 1942||Turku||L. Oterma
|-
|(4134) Schütz||1961 CR|| align=right|13,9|| align=right|2,302|| align=right|0,099|| align=right|4,18|| align=right|3,491||MBA||15. února 1961||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(4135) Svetlanov||1966 PG|| align=right|12,1|| align=right|2,789|| align=right|0,233|| align=right|7,94|| align=right|4,656||MBA||14. srpna 1966||Krym–Naučnyj||L. I. Černych; T. M. Smirnova
|-
|(4136) Artmane||1968 FJ|| align=right|13,4|| align=right|2,354|| align=right|0,136|| align=right|3,25|| align=right|3,611||MBA||28. března 1968||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(4137) Crabtree||1970 WC|| align=right|13,2|| align=right|2,365|| align=right|0,018|| align=right|3,81|| align=right|3,636||MBA||24. listopadu 1970||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(4138) Kalchas||1973 SM|| align=right|9,8|| align=right|5,151|| align=right|0,044|| align=right|2,11|| align=right|11,70||JUT||19. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4139) Ulʹyanin||1975 VE2|| align=right|11,8|| align=right|3,138|| align=right|0,173|| align=right|1,60|| align=right|5,558||MBA||2. listopadu 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(4140) Branham||1976 VA|| align=right|10,9|| align=right|3,011|| align=right|0,117|| align=right|7,72|| align=right|5,224||MBA||11. listopadu 1976||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(4141) Nintanlena||1978 PG3|| align=right|12,6|| align=right|2,569|| align=right|0,013|| align=right|8,97|| align=right|4,117||MBA||8. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4142) Dersu-Uzala||1981 KE|| align=right|13,6|| align=right|1,912|| align=right|0,152|| align=right|26,51|| align=right|2,643||MBA||28. května 1981||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(4143) Huziak||1981 QN1|| align=right|12,5|| align=right|3,086|| align=right|0,192|| align=right|2,04|| align=right|5,421||MBA||29. srpna 1981||Socorro||L. G. Taff
|-
|(4144) Vladvasilʹev||1981 SW6|| align=right|11,6|| align=right|3,155|| align=right|0,043|| align=right|9,26|| align=right|5,604||MBA||28. září 1981||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(4145) Maximova||1981 SJ7|| align=right|13,6|| align=right|2,273|| align=right|0,200|| align=right|4,87|| align=right|3,426||MBA||29. září 1981||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(4146) Rudolfinum||1982 DD2|| align=right|13,8|| align=right|2,259|| align=right|0,107|| align=right|4,71|| align=right|3,396||MBA||16. února 1982||Kleť||L. Brožek
|-
|(4147) Lennon||1983 AY|| align=right|13,0|| align=right|2,362|| align=right|0,081|| align=right|5,74|| align=right|3,631||MBA||12. ledna 1983||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(4148) McCartney||1983 NT|| align=right|12,9|| align=right|2,245|| align=right|0,098|| align=right|5,21|| align=right|3,364||MBA||11. července 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4149) Harrison||1984 EZ|| align=right|12,3|| align=right|2,665|| align=right|0,128|| align=right|12,92|| align=right|4,349||MBA||9. března 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(4150) Starr||1984 QC1|| align=right|12,9|| align=right|2,233|| align=right|0,167|| align=right|3,20|| align=right|3,336||MBA||31. srpna 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(4151) Alanhale||1985 HV1|| align=right|12,0|| align=right|3,152|| align=right|0,140|| align=right|1,02|| align=right|5,595||MBA||24. dubna 1985||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(4152) Weber||1985 JF|| align=right|12,4|| align=right|3,182|| align=right|0,081|| align=right|17,50|| align=right|5,676||MBA||15. května 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4153) Roburnham||1985 JT1|| align=right|12,1|| align=right|3,142|| align=right|0,169|| align=right|1,43|| align=right|5,568||MBA||14. května 1985||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4154) Rumsey||1985 NE|| align=right|13,5|| align=right|2,540|| align=right|0,197|| align=right|6,75|| align=right|4,047||MBA||10. července 1985||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(4155) Watanabe||1987 UB1|| align=right|12,7|| align=right|2,433|| align=right|0,241|| align=right|6,02|| align=right|3,794||MBA||25. října 1987||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(4156) Okadanoboru||1988 BE|| align=right|12,1|| align=right|2,700|| align=right|0,192|| align=right|14,23|| align=right|4,437||MBA||16. ledna 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(4157) Izu||1988 XD2|| align=right|11,9|| align=right|2,676|| align=right|0,161|| align=right|12,80|| align=right|4,376||MBA||11. prosince 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(4158) Santini||1989 BE|| align=right|11,4|| align=right|3,400|| align=right|0,021|| align=right|6,20|| align=right|6,268||MBA||28. ledna 1989||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(4159) Freeman||1989 GK|| align=right|10,8|| align=right|2,551|| align=right|0,074|| align=right|15,19|| align=right|4,073||MBA||5. dubna 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(4160) Sabrina-John||1989 LE|| align=right|13,0|| align=right|2,455|| align=right|0,090|| align=right|5,05|| align=right|3,845||MBA||3. června 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(4161) Amasis||6627 P-L|| align=right|13,2|| align=right|3,069|| align=right|0,095|| align=right|3,27|| align=right|5,376||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4162) SAF||1940 WA|| align=right|11,8|| align=right|2,836|| align=right|0,135|| align=right|14,25|| align=right|4,776||MBA||24. listopadu 1940||Nice||A. Patry
|-
|(4163) Saaremaa||1941 HC|| align=right|11,4|| align=right|3,021|| align=right|0,054|| align=right|11,10|| align=right|5,250||MBA||19. dubna 1941||Turku||L. Oterma
|-
|(4164) Shilov||1969 UR|| align=right|12,2|| align=right|2,638|| align=right|0,150|| align=right|12,84|| align=right|4,284||MBA||16. října 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4165) Didkovskij||1976 GS3|| align=right|13,3|| align=right|2,453|| align=right|0,178|| align=right|11,90|| align=right|3,841||MBA||1. dubna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4166) Pontryagin||1978 SZ6|| align=right|12,5|| align=right|2,610|| align=right|0,029|| align=right|3,10|| align=right|4,215||MBA||26. září 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(4167) Riemann||1978 TQ7|| align=right|11,8|| align=right|2,584|| align=right|0,092|| align=right|15,01|| align=right|4,153||MBA||2. října 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(4168) Millan||1979 EE|| align=right|13,8|| align=right|2,565|| align=right|0,240|| align=right|12,36|| align=right|4,107||MBA||6. března 1979||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(4169) Celsius||1980 FO3|| align=right|10,9|| align=right|3,403|| align=right|0,173|| align=right|10,10|| align=right|6,276||MBA||16. března 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(4170) Semmelweis||1980 PT|| align=right|11,4|| align=right|3,022|| align=right|0,087|| align=right|10,34|| align=right|5,253||MBA||6. srpna 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(4171) Carrasco||1982 FZ1|| align=right|12,9|| align=right|2,244|| align=right|0,080|| align=right|4,03|| align=right|3,361||MBA||23. března 1982||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4172) Rochefort||1982 FC3|| align=right|14,0|| align=right|2,274|| align=right|0,094|| align=right|2,19|| align=right|3,428||MBA||20. března 1982||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4173) Thicksten||1982 KG1|| align=right|13,1|| align=right|2,360|| align=right|0,121|| align=right|4,15|| align=right|3,624||MBA||27. května 1982||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4174) Pikulia||1982 SB6|| align=right|11,6|| align=right|3,194|| align=right|0,128|| align=right|2,32|| align=right|5,706||MBA||16. září 1982||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4175) Billbaum||1985 GX|| align=right|12,3|| align=right|2,687|| align=right|0,184|| align=right|13,57|| align=right|4,403||MBA||15. dubna 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4176) Sudek||1987 DS|| align=right|11,9|| align=right|3,100|| align=right|0,144|| align=right|2,60|| align=right|5,456||MBA||24. února 1987||Kleť||A. Mrkos
|-
|(4177) Kohman||1987 SS1|| align=right|12,7|| align=right|3,309|| align=right|0,283|| align=right|17,16|| align=right|6,018||MBA||21. září 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4178)||1988 EO1|| align=right|12,5|| align=right|3,183|| align=right|0,177|| align=right|1,04|| align=right|5,677||MBA||13. března 1988||Palomar||E. F. Helin
|-
|(4179) Toutatis||1989 AC|| align=right|15,30|| align=right|2,526|| align=right|0,635|| align=right|0,45|| align=right|4,013||APL PHA||4. ledna 1989||Caussols||C. Pollas
|-
|(4180) Anaxagoras||6092 P-L|| align=right|13,0|| align=right|2,610|| align=right|0,192|| align=right|10,92|| align=right|4,216||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4181) Kivi||1938 DK1|| align=right|12,0|| align=right|2,613|| align=right|0,132|| align=right|14,38|| align=right|4,224||MBA||24. února 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(4182) Mount Locke||1951 JQ|| align=right|12,2|| align=right|2,798|| align=right|0,136|| align=right|8,07|| align=right|4,680||MBA||2. května 1951||Fort Davis||McDonald Observatory
|-
|(4183) Cuno||1959 LM|| align=right|14,4|| align=right|1,982|| align=right|0,637|| align=right|6,76|| align=right|2,790||APL PHA||5. června 1959||Bloemfontein||C. Hoffmeister
|-
|(4184) Berdyayev||1969 TJ1|| align=right|12,8|| align=right|2,578|| align=right|0,037|| align=right|9,46|| align=right|4,139||MBA||8. října 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4185) Phystech||1975 ED|| align=right|13,5|| align=right|2,218|| align=right|0,098|| align=right|2,24|| align=right|3,302||MBA||4. března 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(4186) Tamashima||1977 DT1|| align=right|11,5|| align=right|3,110|| align=right|0,061|| align=right|24,09|| align=right|5,483||MBA||18. února 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(4187) Shulnazaria||1978 GR3|| align=right|12,6|| align=right|3,045|| align=right|0,118|| align=right|1,28|| align=right|5,311||MBA||11. dubna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4188) Kitezh||1979 HX4|| align=right|12,7|| align=right|2,336|| align=right|0,151|| align=right|6,12|| align=right|3,569||MBA||25. dubna 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4189) Sayany||1979 SV9|| align=right|13,7|| align=right|2,303|| align=right|0,137|| align=right|5,35|| align=right|3,494||MBA||22. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4190) Kvasnica||1980 JH|| align=right|12,8|| align=right|2,614|| align=right|0,166|| align=right|12,96|| align=right|4,225||MBA||11. května 1980||Kleť||L. Brožek
|-
|(4191) Assesse||1980 KH|| align=right|12,4|| align=right|2,633|| align=right|0,144|| align=right|12,07|| align=right|4,271||MBA||22. května 1980||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4192) Breysacher||1981 DH|| align=right|11,6|| align=right|3,208|| align=right|0,165|| align=right|0,54|| align=right|5,745||MBA||28. února 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(4193) Salanave||1981 SM1|| align=right|12,3|| align=right|3,144|| align=right|0,180|| align=right|1,89|| align=right|5,575||MBA||26. září 1981||Anderson Mesa||B. A. Skiff; N. G. Thomas
|-
|(4194) Sweitzer||1982 RE|| align=right|12,0|| align=right|2,699|| align=right|0,042|| align=right|7,52|| align=right|4,433||MBA||15. září 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4195) Esambaev||1982 SK8|| align=right|12,2|| align=right|2,835|| align=right|0,070|| align=right|2,06|| align=right|4,772||MBA||19. září 1982||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4196) Shuya||1982 SA13|| align=right|10,7|| align=right|3,909|| align=right|0,044|| align=right|1,50|| align=right|7,727||HLD||16. září 1982||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4197)||1982 TA|| align=right|14,6|| align=right|2,301|| align=right|0,772|| align=right|12,23|| align=right|3,489||APL||11. října 1982||Palomar||E. F. Helin; E. M. Shoemaker
|-
|(4198) Panthera||1983 CK1|| align=right|12,8|| align=right|3,128|| align=right|0,117|| align=right|2,38|| align=right|5,531||MBA||11. února 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(4199) Andreev||1983 RX2|| align=right|13,1|| align=right|2,458|| align=right|0,134|| align=right|6,12|| align=right|3,852||MBA||1. září 1983||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4200) Shizukagozen||1983 WA|| align=right|13,5|| align=right|2,727|| align=right|0,225|| align=right|7,80|| align=right|4,502||MBA||28. listopadu 1983||Karasuyama||Y. Banno; T. Urata
|-
|(4201) Orosz||1984 JA1|| align=right|11,1|| align=right|3,156|| align=right|0,231|| align=right|8,88|| align=right|5,605||MBA||3. května 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(4202)||1985 CB2|| align=right|11,0|| align=right|3,018|| align=right|0,091|| align=right|10,26|| align=right|5,242||MBA||12. února 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4203) Brucato||1985 FD3|| align=right|12,1|| align=right|2,605|| align=right|0,136|| align=right|28,59|| align=right|4,205||MBA||26. března 1985||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4204) Barsig||1985 JG1|| align=right|13,0|| align=right|2,269|| align=right|0,086|| align=right|3,82|| align=right|3,418||MBA||11. května 1985||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4205) David Hughes||1985 YP|| align=right|14,7|| align=right|1,727|| align=right|0,150|| align=right|16,48|| align=right|2,269||MBA||18. prosince 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4206) Verulamium||1986 QL|| align=right|12,0|| align=right|2,862|| align=right|0,014|| align=right|1,17|| align=right|4,841||MBA||25. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4207) Chernova||1986 RO2|| align=right|11,2|| align=right|3,020|| align=right|0,055|| align=right|9,04|| align=right|5,248||MBA||5. září 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4208) Kiselev||1986 RQ2|| align=right|11,6|| align=right|3,204|| align=right|0,083|| align=right|16,74|| align=right|5,734||MBA||6. září 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4209) Briggs||1986 TG4|| align=right|10,8|| align=right|3,154|| align=right|0,090|| align=right|21,62|| align=right|5,599||MBA||4. října 1986||Palomar||E. F. Helin
|-
|(4210) Isobelthompson||1987 DY5|| align=right|11,9|| align=right|2,988|| align=right|0,083|| align=right|10,46|| align=right|5,164||MBA||21. února 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4211) Rosniblett||1987 RT|| align=right|12,1|| align=right|3,194|| align=right|0,203|| align=right|0,60|| align=right|5,707||MBA||12. září 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4212) Sansyu-Asuke||1987 SB2|| align=right|11,4|| align=right|3,144|| align=right|0,253|| align=right|14,89|| align=right|5,574||MBA||28. září 1987||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(4213) Njord||1987 ST4|| align=right|13,3|| align=right|2,389|| align=right|0,077|| align=right|3,42|| align=right|3,692||MBA||25. září 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(4214) Veralynn||1987 UX4|| align=right|12,8|| align=right|2,419|| align=right|0,131|| align=right|3,55|| align=right|3,762||MBA||22. října 1987||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(4215) Kamo||1987 VE1|| align=right|12,4|| align=right|2,418|| align=right|0,062|| align=right|5,76|| align=right|3,758||MBA||14. listopadu 1987||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(4216) Neunkirchen||1988 AF5|| align=right|14,3|| align=right|2,357|| align=right|0,171|| align=right|4,47|| align=right|3,618||MBA||14. ledna 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4217) Engelhardt||1988 BO2|| align=right|12,3|| align=right|2,314|| align=right|0,214|| align=right|23,16|| align=right|3,519||MBA||24. ledna 1988||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4218) Demottoni||1988 BK3|| align=right|14,1|| align=right|2,247|| align=right|0,145|| align=right|4,90|| align=right|3,369||MBA||16. ledna 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4219) Nakamura||1988 DB|| align=right|13,0|| align=right|2,468|| align=right|0,123|| align=right|3,09|| align=right|3,877||MBA||19. února 1988||Kobuchizawa||M. Inoue; O. Muramatsu
|-
|(4220) Flood||1988 DN|| align=right|13,3|| align=right|2,802|| align=right|0,197|| align=right|7,00|| align=right|4,689||MBA||22. února 1988||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(4221) Picasso||1988 EJ|| align=right|12,7|| align=right|2,619|| align=right|0,126|| align=right|17,22|| align=right|4,238||MBA||13. března 1988||Palomar||J. Alu
|-
|(4222) Nancita||1988 EK1|| align=right|12,4|| align=right|2,367|| align=right|0,296|| align=right|3,75|| align=right|3,642||MBA||13. března 1988||Palomar||E. F. Helin
|-
|(4223) Shikoku||1988 JM|| align=right|11,3|| align=right|3,008|| align=right|0,109|| align=right|9,25|| align=right|5,216||MBA||7. května 1988||Geisei||T. Seki
|-
|(4224) Susa||1988 KG|| align=right|10,9|| align=right|2,914|| align=right|0,191|| align=right|12,13|| align=right|4,974||MBA||19. května 1988||Palomar||E. F. Helin
|-
|(4225)||1989 BN|| align=right|12,9|| align=right|2,242|| align=right|0,108|| align=right|3,49|| align=right|3,356||MBA||31. ledna 1989||Okutama||T. Hioki; N. Kawasato
|-
|(4226) Damiaan||1989 RE|| align=right|11,3|| align=right|2,860|| align=right|0,261|| align=right|5,38|| align=right|4,836||MBA||1. září 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(4227) Kaali||1942 DC|| align=right|13,4|| align=right|2,395|| align=right|0,155|| align=right|2,71|| align=right|3,707||MBA||17. února 1942||Turku||L. Oterma
|-
|(4228) Nemiro||1968 OC1|| align=right|13,8|| align=right|2,305|| align=right|0,137|| align=right|5,27|| align=right|3,499||MBA||25. července 1968||Cerro El Roble||G. A. Plyugin; Yu. A. Belyaev
|-
|(4229) Plevitskaya||1971 BK|| align=right|12,9|| align=right|2,374|| align=right|0,178|| align=right|5,16|| align=right|3,657||MBA||22. ledna 1971||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4230) van den Bergh||1973 ST1|| align=right|11,7|| align=right|3,956|| align=right|0,135|| align=right|3,10|| align=right|7,866||HLD||19. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4231) Fireman||1976 WD|| align=right|13,4|| align=right|2,260|| align=right|0,066|| align=right|8,60|| align=right|3,397||MBA||20. listopadu 1976||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(4232) Aparicio||1977 CD|| align=right|13,5|| align=right|1,937|| align=right|0,084|| align=right|21,71|| align=right|2,695||MBA||13. února 1977||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(4233) Palʹchikov||1977 RO7|| align=right|13,8|| align=right|2,401|| align=right|0,187|| align=right|3,83|| align=right|3,720||MBA||11. září 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4234) Evtushenko||1978 JT1|| align=right|12,4|| align=right|3,202|| align=right|0,172|| align=right|1,69|| align=right|5,728||MBA||6. května 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4235) Tatishchev||1978 SL5|| align=right|12,2|| align=right|2,982|| align=right|0,039|| align=right|1,23|| align=right|5,149||MBA||27. září 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4236) Lidov||1979 FV1|| align=right|11,4|| align=right|3,444|| align=right|0,030|| align=right|7,30|| align=right|6,390||MBA||23. března 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4237) Raushenbakh||1979 SD4|| align=right|13,0|| align=right|2,646|| align=right|0,096|| align=right|3,17|| align=right|4,304||MBA||24. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4238) Audrey||1980 GF|| align=right|13,7|| align=right|2,407|| align=right|0,076|| align=right|1,85|| align=right|3,734||MBA||13. dubna 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|(4239) Goodman||1980 OE|| align=right|14,3|| align=right|2,174|| align=right|0,186|| align=right|1,28|| align=right|3,206||MBA||17. července 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4240) Grün||1981 EY20|| align=right|13,7|| align=right|2,936|| align=right|0,111|| align=right|1,16|| align=right|5,031||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(4241) Pappalardo||1981 EX46|| align=right|14,9|| align=right|2,946|| align=right|0,076|| align=right|0,98|| align=right|5,056||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(4242) Brecher||1981 FQ|| align=right|12,8|| align=right|3,124|| align=right|0,141|| align=right|0,32|| align=right|5,522||MBA||28. března 1981||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(4243) Nankivell||1981 GF1|| align=right|12,6|| align=right|3,026|| align=right|0,122|| align=right|9,01|| align=right|5,263||MBA||4. dubna 1981||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(4244) Zakharchenko||1981 TO3|| align=right|12,4|| align=right|3,201|| align=right|0,171|| align=right|1,77|| align=right|5,725||MBA||7. října 1981||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4245) Nairc||1981 UC10|| align=right|13,8|| align=right|2,375|| align=right|0,168|| align=right|1,95|| align=right|3,660||MBA||29. října 1981||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(4246) Telemann||1982 SY2|| align=right|13,5|| align=right|2,216|| align=right|0,175|| align=right|3,08|| align=right|3,298||MBA||24. září 1982||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(4247) Grahamsmith||1983 WC|| align=right|13,1|| align=right|3,181|| align=right|0,229|| align=right|2,08|| align=right|5,672||MBA||28. listopadu 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4248) Ranald||1984 HX|| align=right|14,3|| align=right|2,304|| align=right|0,105|| align=right|5,84|| align=right|3,497||MBA||23. dubna 1984||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(4249) Křemže||1984 SC2|| align=right|12,0|| align=right|2,971|| align=right|0,102|| align=right|4,70|| align=right|5,120||MBA||29. září 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(4250) Perun||1984 UG|| align=right|12,1|| align=right|3,166|| align=right|0,112|| align=right|2,54|| align=right|5,634||MBA||20. října 1984||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(4251) Kavasch||1985 JK1|| align=right|13,9|| align=right|2,404|| align=right|0,177|| align=right|3,34|| align=right|3,726||MBA||11. května 1985||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4252)||1985 RG4|| align=right|12,7|| align=right|2,653|| align=right|0,142|| align=right|13,51|| align=right|4,320||MBA||11. září 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4253) Märker||1985 TN3|| align=right|13,0|| align=right|2,621|| align=right|0,175|| align=right|14,55|| align=right|4,242||MBA||11. října 1985||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4254) Kamél||1985 UT3|| align=right|11,7|| align=right|2,616|| align=right|0,160|| align=right|13,02|| align=right|4,230||MBA||24. října 1985||Kvistaberg||C.-I. Lagerkvist
|-
|(4255) Spacewatch||1986 GW|| align=right|13,5|| align=right|3,977|| align=right|0,157|| align=right|2,61|| align=right|7,930||HLD||4. dubna 1986||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(4256) Kagamigawa||1986 TX|| align=right|13,4|| align=right|2,351|| align=right|0,070|| align=right|3,05|| align=right|3,605||MBA||3. října 1986||Geisei||T. Seki
|-
|(4257) Ubasti||1987 QA|| align=right|16,2|| align=right|1,648|| align=right|0,469|| align=right|40,71|| align=right|2,114||APL||23. srpna 1987||Palomar||J. Mueller
|-
|(4258) Ryazanov||1987 RZ2|| align=right|12,0|| align=right|2,962|| align=right|0,069|| align=right|3,96|| align=right|5,098||MBA||1. září 1987||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(4259) McCoy||1988 SB3|| align=right|12,6|| align=right|2,895|| align=right|0,046|| align=right|2,92|| align=right|4,925||MBA||16. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(4260) Yanai||1989 AX|| align=right|12,2|| align=right|2,844|| align=right|0,064|| align=right|3,27|| align=right|4,796||MBA||4. ledna 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(4261) Gekko||1989 BJ|| align=right|12,5|| align=right|2,794|| align=right|0,113|| align=right|2,66|| align=right|4,668||MBA||28. ledna 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(4262)||1989 CO|| align=right|13,2|| align=right|2,302|| align=right|0,220|| align=right|7,33|| align=right|3,492||MBA||5. února 1989||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(4263) Abashiri||1989 RL2|| align=right|12,6|| align=right|2,235|| align=right|0,139|| align=right|5,81|| align=right|3,341||MBA||7. září 1989||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|(4264) Karljosephine||1989 TB|| align=right|13,3|| align=right|2,421|| align=right|0,285|| align=right|3,52|| align=right|3,765||MBA||2. října 1989||Siding Spring||K. F. J. Cwach
|-
|(4265) Kani||1989 TX|| align=right|12,8|| align=right|2,428|| align=right|0,202|| align=right|4,36|| align=right|3,782||MBA||8. října 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(4266) Waltari||1940 YE|| align=right|11,6|| align=right|3,173|| align=right|0,175|| align=right|16,50|| align=right|5,651||MBA||28. prosince 1940||Turku||Y. Vaisala
|-
|(4267) Basner||1971 QP|| align=right|14,0|| align=right|2,328|| align=right|0,204|| align=right|2,28|| align=right|3,552||MBA||18. srpna 1971||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(4268) Grebenikov||1972 TW3|| align=right|13,8|| align=right|2,638|| align=right|0,262|| align=right|4,26|| align=right|4,284||MBA||5. října 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(4269) Bogado||1974 FN|| align=right|13,8|| align=right|2,232|| align=right|0,165|| align=right|3,45|| align=right|3,333||MBA||22. března 1974||Cerro El Roble||C. Torres
|-
|(4270) Juanvictoria||1975 TJ6|| align=right|13,9|| align=right|2,368|| align=right|0,182|| align=right|12,14|| align=right|3,644||MBA||1. října 1975||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(4271) Novosibirsk||1976 GQ6|| align=right|11,8|| align=right|3,013|| align=right|0,095|| align=right|10,92|| align=right|5,229||MBA||3. dubna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4272) Entsuji||1977 EG5|| align=right|13,5|| align=right|2,368|| align=right|0,251|| align=right|9,29|| align=right|3,643||MBA||12. března 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(4273) Dunhuang||1978 UU1|| align=right|13,9|| align=right|2,395|| align=right|0,228|| align=right|3,03|| align=right|3,705||MBA||29. října 1978||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(4274) Karamanov||1980 RZ3|| align=right|12,8|| align=right|2,691|| align=right|0,237|| align=right|7,37|| align=right|4,414||MBA||6. září 1980||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4275) Bogustafson||1981 EW14|| align=right|14,3|| align=right|2,656|| align=right|0,178|| align=right|13,02|| align=right|4,327||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(4276) Clifford||1981 XA|| align=right|14,3|| align=right|2,010|| align=right|0,205|| align=right|21,04|| align=right|2,849||MBA||2. prosince 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4277) Holubov||1982 AF|| align=right|12,8|| align=right|2,727|| align=right|0,139|| align=right|10,63|| align=right|4,503||MBA||15. ledna 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|(4278) Harvey||1982 SF|| align=right|14,0|| align=right|2,267|| align=right|0,178|| align=right|5,48|| align=right|3,413||MBA||22. září 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4279) De Gasparis||1982 WB|| align=right|14,4|| align=right|2,367|| align=right|0,207|| align=right|4,27|| align=right|3,640||MBA||19. listopadu 1982||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(4280) Simonenko||1985 PF2|| align=right|13,2|| align=right|2,378|| align=right|0,010|| align=right|4,63|| align=right|3,667||MBA||13. srpna 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4281) Pounds||1985 TE1|| align=right|13,6|| align=right|2,464|| align=right|0,112|| align=right|0,73|| align=right|3,866||MBA||15. října 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4282) Endate||1987 UQ1|| align=right|13,3|| align=right|2,392|| align=right|0,147|| align=right|2,72|| align=right|3,699||MBA||28. října 1987||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(4283) Stöffler||1988 BZ|| align=right|12,6|| align=right|2,354|| align=right|0,171|| align=right|24,22|| align=right|3,610||MBA||23. ledna 1988||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4284) Kaho||1988 FL3|| align=right|12,5|| align=right|2,401|| align=right|0,273|| align=right|11,76|| align=right|3,721||MBA||16. března 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(4285) Hulkower||1988 NH|| align=right|12,1|| align=right|2,645|| align=right|0,159|| align=right|13,17|| align=right|4,301||MBA||11. července 1988||Palomar||E. F. Helin
|-
|(4286) Rubtsov||1988 PU4|| align=right|11,6|| align=right|2,918|| align=right|0,078|| align=right|2,91|| align=right|4,983||MBA||8. srpna 1988||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4287) Třísov||1989 RU2|| align=right|13,2|| align=right|2,209|| align=right|0,187|| align=right|5,49|| align=right|3,282||MBA||7. září 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|(4288)||1989 TQ1|| align=right|11,8|| align=right|2,628|| align=right|0,178|| align=right|14,02|| align=right|4,261||MBA||8. října 1989||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(4289) Biwako||1989 UA2|| align=right|12,8|| align=right|2,297|| align=right|0,158|| align=right|5,47|| align=right|3,480||MBA||29. října 1989||Dynic||A. Sugie
|-
|(4290) Heisei||1989 UK3|| align=right|11,5|| align=right|3,025|| align=right|0,098|| align=right|8,50|| align=right|5,261||MBA||30. října 1989||Geisei||T. Seki
|-
|(4291) Kodaihasu||1989 VH|| align=right|11,5|| align=right|2,982|| align=right|0,076|| align=right|13,66|| align=right|5,150||MBA||2. listopadu 1989||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(4292) Aoba||1989 VO|| align=right|12,2|| align=right|2,750|| align=right|0,050|| align=right|3,55|| align=right|4,559||MBA||4. listopadu 1989||Ayashi||M. Koishikawa
|-
|(4293) Masumi||1989 VT|| align=right|12,0|| align=right|2,721|| align=right|0,224|| align=right|9,38|| align=right|4,487||MBA||1. listopadu 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(4294) Horatius||4016 P-L|| align=right|12,8|| align=right|2,803|| align=right|0,020|| align=right|4,87|| align=right|4,693||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4295) Wisse||6032 P-L|| align=right|13,4|| align=right|2,451|| align=right|0,157|| align=right|2,35|| align=right|3,836||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4296) van Woerkom||1935 SA2|| align=right|13,5|| align=right|2,249|| align=right|0,167|| align=right|6,15|| align=right|3,372||MBA||28. září 1935||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(4297) Eichhorn||1938 HE|| align=right|12,7|| align=right|2,336|| align=right|0,194|| align=right|5,87|| align=right|3,570||MBA||19. dubna 1938||Bergedorf||W. Dieckvoss
|-
|(4298)||1941 WA|| align=right|12,2|| align=right|3,042|| align=right|0,297|| align=right|3,30|| align=right|5,304||MBA||17. listopadu 1941||Barcelona||I. Polit
|-
|(4299) WIYN||1952 QX|| align=right|13,1|| align=right|2,243|| align=right|0,172|| align=right|5,09|| align=right|3,359||MBA||28. srpna 1952||Brooklyn||Indiana University
|-
|(4300) Marg Edmondson||1955 SG1|| align=right|13,2|| align=right|2,333|| align=right|0,098|| align=right|3,80|| align=right|3,563||MBA||18. září 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|(4301)||1966 PM|| align=right|12,2|| align=right|3,106|| align=right|0,122|| align=right|2,30|| align=right|5,474||MBA||7. srpna 1966||Bloemfontein||Boyden Observatory
|-
|(4302) Markeev||1968 HP|| align=right|12,7|| align=right|2,458|| align=right|0,132|| align=right|5,70|| align=right|3,852||MBA||22. dubna 1968||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(4303) Savitskij||1973 SZ3|| align=right|14,1|| align=right|2,173|| align=right|0,133|| align=right|2,42|| align=right|3,203||MBA||25. září 1973||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(4304) Geichenko||1973 SW4|| align=right|13,6|| align=right|2,453|| align=right|0,150|| align=right|3,07|| align=right|3,841||MBA||27. září 1973||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4305) Clapton||1976 EC|| align=right|12,6|| align=right|2,914|| align=right|0,067|| align=right|1,81|| align=right|4,974||MBA||7. března 1976||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(4306) Dunaevskij||1976 SZ5|| align=right|12,5|| align=right|3,128|| align=right|0,170|| align=right|1,80|| align=right|5,530||MBA||24. září 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4307) Cherepashchuk||1976 UK2|| align=right|13,2|| align=right|2,412|| align=right|0,078|| align=right|5,18|| align=right|3,746||MBA||26. října 1976||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(4308) Magarach||1978 PL4|| align=right|12,4|| align=right|2,680|| align=right|0,199|| align=right|10,95|| align=right|4,387||MBA||9. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4309) Marvin||1978 QC|| align=right|13,2|| align=right|3,003|| align=right|0,270|| align=right|1,56|| align=right|5,202||MBA||30. srpna 1978||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(4310) Strömholm||1978 RJ7|| align=right|13,6|| align=right|2,162|| align=right|0,056|| align=right|3,52|| align=right|3,178||MBA||2. září 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(4311) Zguridi||1978 SY6|| align=right|13,6|| align=right|2,442|| align=right|0,148|| align=right|5,49|| align=right|3,816||MBA||26. září 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(4312) Knacke||1978 WW11|| align=right|13,1|| align=right|2,386|| align=right|0,152|| align=right|4,43|| align=right|3,684||MBA||29. listopadu 1978||Palomar||S. J. Bus; C. T. Kowal
|-
|(4313) Bouchet||1979 HK1|| align=right|11,9|| align=right|2,653|| align=right|0,014|| align=right|9,27|| align=right|4,321||MBA||21. dubna 1979||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4314)||1979 ML3|| align=right|13,1|| align=right|2,595|| align=right|0,095|| align=right|3,21|| align=right|4,179||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(4315) Pronik||1979 SL11|| align=right|12,4|| align=right|2,979|| align=right|0,294|| align=right|16,68|| align=right|5,141||MBA||24. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4316) Babinkova||1979 TZ1|| align=right|12,5|| align=right|2,898|| align=right|0,018|| align=right|1,25|| align=right|4,934||MBA||14. října 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4317) Garibaldi||1980 DA1|| align=right|10,4|| align=right|3,989|| align=right|0,160|| align=right|9,83|| align=right|7,965||HLD||19. února 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(4318) Baťa||1980 DE1|| align=right|11,6|| align=right|3,220|| align=right|0,108|| align=right|9,56|| align=right|5,777||MBA||21. února 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(4319) Jackierobinson||1981 ER14|| align=right|13,8|| align=right|2,340|| align=right|0,223|| align=right|9,10|| align=right|3,580||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(4320) Jarosewich||1981 EJ17|| align=right|15,3|| align=right|2,198|| align=right|0,114|| align=right|6,45|| align=right|3,257||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(4321) Zero||1981 EH26|| align=right|12,9|| align=right|3,064|| align=right|0,287|| align=right|2,41|| align=right|5,361||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(4322) Billjackson||1981 EE37|| align=right|14,3|| align=right|2,277|| align=right|0,183|| align=right|4,52|| align=right|3,434||MBA||11. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(4323) Hortulus||1981 QN|| align=right|13,6|| align=right|2,246|| align=right|0,204|| align=right|4,42|| align=right|3,366||MBA||27. srpna 1981||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(4324)||1981 YA1|| align=right|11,8|| align=right|2,546|| align=right|0,201|| align=right|7,79|| align=right|4,061||MBA||24. prosince 1981||Socorro||L. G. Taff
|-
|(4325) Guest||1982 HL|| align=right|12,6|| align=right|2,749|| align=right|0,100|| align=right|5,77|| align=right|4,557||MBA||18. dubna 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4326) McNally||1982 HS1|| align=right|12,5|| align=right|3,079|| align=right|0,205|| align=right|4,28|| align=right|5,401||MBA||28. dubna 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4327) Ries||1982 KB1|| align=right|12,3|| align=right|2,773|| align=right|0,225|| align=right|16,67|| align=right|4,616||MBA||24. května 1982||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4328) Valina||1982 SQ2|| align=right|13,9|| align=right|2,304|| align=right|0,174|| align=right|5,69|| align=right|3,498||MBA||18. září 1982||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4329)||1982 SX2|| align=right|13,7|| align=right|2,258|| align=right|0,105|| align=right|5,87|| align=right|3,392||MBA||22. září 1982||Socorro||L. G. Taff
|-
|(4330) Vivaldi||1982 UJ3|| align=right|13,6|| align=right|2,243|| align=right|0,039|| align=right|2,67|| align=right|3,358||MBA||19. října 1982||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(4331) Hubbard||1983 HC|| align=right|13,6|| align=right|2,228|| align=right|0,207|| align=right|5,72|| align=right|3,326||MBA||18. dubna 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(4332) Milton||1983 RC|| align=right|11,9|| align=right|2,586|| align=right|0,315|| align=right|19,17|| align=right|4,157||MBA||5. září 1983||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4333) Sinton||1983 RO2|| align=right|13,9|| align=right|2,237|| align=right|0,149|| align=right|4,16|| align=right|3,346||MBA||4. září 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4334)||1983 RO3|| align=right|12,8|| align=right|3,141|| align=right|0,196|| align=right|1,64|| align=right|5,566||MBA||2. září 1983||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4335) Verona||1983 VC7|| align=right|13,6|| align=right|2,212|| align=right|0,220|| align=right|3,11|| align=right|3,289||MBA||1. listopadu 1983||Cavriana||Cavriana
|-
|(4336) Jasniewicz||1984 QE1|| align=right|13,7|| align=right|2,331|| align=right|0,228|| align=right|7,95|| align=right|3,559||MBA||31. srpna 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(4337) Arecibo||1985 GB|| align=right|11,9|| align=right|3,260|| align=right|0,093|| align=right|2,25|| align=right|5,884||MBA||14. dubna 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4338) Velez||1985 PB1|| align=right|13,9|| align=right|2,251|| align=right|0,179|| align=right|5,84|| align=right|3,377||MBA||14. srpna 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4339) Almamater||1985 UK|| align=right|13,6|| align=right|2,195|| align=right|0,179|| align=right|2,17|| align=right|3,251||MBA||20. října 1985||Kleť||A. Mrkos
|-
|(4340) Dence||1986 JZ|| align=right|13,1|| align=right|2,394|| align=right|0,233|| align=right|25,19|| align=right|3,703||MBA||4. května 1986||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4341) Poseidon||1987 KF|| align=right|15,5|| align=right|1,836|| align=right|0,679|| align=right|11,86|| align=right|2,488||APL||29. května 1987||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4342) Freud||1987 QO9|| align=right|12,1|| align=right|2,766|| align=right|0,090|| align=right|6,09|| align=right|4,600||MBA||21. srpna 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(4343) Tetsuya||1988 AC|| align=right|11,9|| align=right|2,789|| align=right|0,169|| align=right|6,94|| align=right|4,657||MBA||10. ledna 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(4344) Buxtehude||1988 CR1|| align=right|12,6|| align=right|3,107|| align=right|0,125|| align=right|2,40|| align=right|5,477||MBA||11. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(4345) Rachmaninoff||1988 CM2|| align=right|12,5|| align=right|2,903|| align=right|0,041|| align=right|2,86|| align=right|4,946||MBA||11. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(4346) Whitney||1988 DS4|| align=right|12,4|| align=right|3,019|| align=right|0,086|| align=right|10,26|| align=right|5,244||MBA||23. února 1988||Siding Spring||A. J. Noymer
|-
|(4347) Reger||1988 PK2|| align=right|11,8|| align=right|3,056|| align=right|0,060|| align=right|0,56|| align=right|5,341||MBA||13. srpna 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(4348) Poulydamas||1988 RU|| align=right|9,2|| align=right|5,250|| align=right|0,098|| align=right|7,96|| align=right|12,03||JUT||11. září 1988||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4349) Tibúrcio||1989 LX|| align=right|11,7|| align=right|2,619|| align=right|0,243|| align=right|10,74|| align=right|4,237||MBA||5. června 1989||La Silla||W. Landgraf
|-
|(4350) Shibecha||1989 UG1|| align=right|12,2|| align=right|2,627|| align=right|0,195|| align=right|13,67|| align=right|4,257||MBA||26. října 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(4351) Nobuhisa||1989 UR1|| align=right|12,6|| align=right|2,855|| align=right|0,068|| align=right|2,43|| align=right|4,823||MBA||28. října 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(4352) Kyoto||1989 UW1|| align=right|11,7|| align=right|2,763|| align=right|0,197|| align=right|11,10|| align=right|4,591||MBA||29. října 1989||Dynic||A. Sugie
|-
|(4353) Onizaki||1989 WK1|| align=right|12,4|| align=right|2,347|| align=right|0,109|| align=right|9,01|| align=right|3,594||MBA||25. listopadu 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(4354) Euclides||2142 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,796|| align=right|0,209|| align=right|7,43|| align=right|4,674||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4355) Memphis||3524 P-L|| align=right|12,9|| align=right|2,572|| align=right|0,042|| align=right|14,08|| align=right|4,125||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4356) Marathon||9522 P-L|| align=right|13,1|| align=right|2,801|| align=right|0,195|| align=right|7,47|| align=right|4,686||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4357) Korinthos||2069 T-2|| align=right|11,7|| align=right|3,006|| align=right|0,064|| align=right|10,50|| align=right|5,211||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4358) Lynn||A909 TF|| align=right|12,2|| align=right|2,608|| align=right|0,171|| align=right|13,09|| align=right|4,212||MBA||5. října 1909||Greenwich||P. H. Cowell
|-
|(4359) Berlage||1935 TG|| align=right|13,7|| align=right|2,154|| align=right|0,167|| align=right|1,15|| align=right|3,160||MBA||28. září 1935||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(4360) Xuyi||1964 TG2|| align=right|13,0|| align=right|2,599|| align=right|0,160|| align=right|2,52|| align=right|4,189||MBA||9. října 1964||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(4361) Nezhdanova||1977 TG7|| align=right|12,4|| align=right|3,138|| align=right|0,172|| align=right|2,74|| align=right|5,558||MBA||9. října 1977||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4362) Carlisle||1978 PR4|| align=right|13,3|| align=right|2,239|| align=right|0,102|| align=right|4,72|| align=right|3,350||MBA||1. srpna 1978||Bickley||Perth Observatory
|-
|(4363) Sergej||1978 TU7|| align=right|13,2|| align=right|2,377|| align=right|0,229|| align=right|8,72|| align=right|3,665||MBA||2. října 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(4364) Shkodrov||1978 VV5|| align=right|14,1|| align=right|2,329|| align=right|0,138|| align=right|1,74|| align=right|3,553||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(4365) Ivanova||1978 VH8|| align=right|12,3|| align=right|2,851|| align=right|0,050|| align=right|1,04|| align=right|4,813||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(4366) Venikagan||1979 YV8|| align=right|12,1|| align=right|3,154|| align=right|0,144|| align=right|1,74|| align=right|5,601||MBA||24. prosince 1979||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(4367) Meech||1981 EE43|| align=right|12,5|| align=right|2,888|| align=right|0,230|| align=right|11,16|| align=right|4,907||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(4368) Pillmore||1981 JC2|| align=right|11,3|| align=right|3,185|| align=right|0,015|| align=right|20,96|| align=right|5,684||MBA||5. května 1981||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4369) Seifert||1982 OR|| align=right|11,9|| align=right|2,611|| align=right|0,254|| align=right|11,81|| align=right|4,217||MBA||30. července 1982||Kleť||L. Brožek
|-
|(4370) Dickens||1982 SL|| align=right|14,5|| align=right|2,197|| align=right|0,201|| align=right|2,56|| align=right|3,255||MBA||22. září 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4371) Fyodorov||1983 GC2|| align=right|13,2|| align=right|2,420|| align=right|0,189|| align=right|2,33|| align=right|3,763||MBA||10. dubna 1983||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4372) Quincy||1984 TB|| align=right|13,0|| align=right|2,929|| align=right|0,128|| align=right|1,52|| align=right|5,011||MBA||3. října 1984||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(4373) Crespo||1985 PB|| align=right|13,8|| align=right|2,232|| align=right|0,177|| align=right|4,96|| align=right|3,334||MBA||14. srpna 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4374) Tadamori||1987 BJ|| align=right|13,0|| align=right|2,224|| align=right|0,170|| align=right|4,85|| align=right|3,316||MBA||31. ledna 1987||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(4375) Kiyomori||1987 DQ|| align=right|12,7|| align=right|2,294|| align=right|0,104|| align=right|5,87|| align=right|3,473||MBA||28. února 1987||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(4376) Shigemori||1987 FA|| align=right|13,6|| align=right|2,232|| align=right|0,159|| align=right|0,88|| align=right|3,334||MBA||20. března 1987||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(4377) Koremori||1987 GD|| align=right|13,5|| align=right|2,377|| align=right|0,074|| align=right|2,60|| align=right|3,664||MBA||4. dubna 1987||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(4378) Voigt||1988 JF|| align=right|11,7|| align=right|2,677|| align=right|0,245|| align=right|10,94|| align=right|4,380||MBA||14. května 1988||La Silla||W. Landgraf
|-
|(4379) Snelling||1988 PT1|| align=right|12,1|| align=right|3,164|| align=right|0,122|| align=right|21,66|| align=right|5,628||MBA||13. srpna 1988||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(4380) Geyer||1988 PB2|| align=right|11,8|| align=right|3,038|| align=right|0,071|| align=right|9,89|| align=right|5,293||MBA||14. srpna 1988||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(4381) Uenohara||1989 WD1|| align=right|11,2|| align=right|3,026|| align=right|0,082|| align=right|11,24|| align=right|5,263||MBA||22. listopadu 1989||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(4382) Stravinsky||1989 WQ3|| align=right|12,3|| align=right|2,542|| align=right|0,195|| align=right|6,24|| align=right|4,052||MBA||29. listopadu 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(4383) Suruga||1989 XP|| align=right|13,2|| align=right|2,425|| align=right|0,063|| align=right|7,15|| align=right|3,777||MBA||1. prosince 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(4384)||1990 AA|| align=right|12,1|| align=right|2,620|| align=right|0,182|| align=right|13,29|| align=right|4,240||MBA||3. ledna 1990||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(4385) Elsässer||2534 P-L|| align=right|12,4|| align=right|3,172|| align=right|0,180|| align=right|0,58|| align=right|5,648||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4386) Lüst||6829 P-L|| align=right|12,7|| align=right|3,157|| align=right|0,200|| align=right|11,43|| align=right|5,608||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4387) Tanaka||4829 T-2|| align=right|12,8|| align=right|2,439|| align=right|0,014|| align=right|4,27|| align=right|3,809||MBA||19. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4388) Jürgenstock||1964 VE|| align=right|13,6|| align=right|2,342|| align=right|0,278|| align=right|24,57|| align=right|3,584||MBA||3. listopadu 1964||Brooklyn||Indiana University
|-
|(4389) Durbin||1976 GL3|| align=right|12,3|| align=right|2,918|| align=right|0,074|| align=right|2,77|| align=right|4,983||MBA||1. dubna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4390) Madreteresa||1976 GO8|| align=right|13,5|| align=right|2,402|| align=right|0,237|| align=right|10,74|| align=right|3,722||MBA||5. dubna 1976||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(4391) Balodis||1977 QW2|| align=right|13,5|| align=right|2,390|| align=right|0,214|| align=right|5,35|| align=right|3,695||MBA||21. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4392) Agita||1978 RX5|| align=right|14,1|| align=right|2,308|| align=right|0,124|| align=right|5,89|| align=right|3,505||MBA||13. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4393) Dawe||1978 VP8|| align=right|12,5|| align=right|3,214|| align=right|0,131|| align=right|2,21|| align=right|5,761||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(4394) Fritzheide||1981 EB19|| align=right|15,3|| align=right|2,250|| align=right|0,231|| align=right|1,69|| align=right|3,374||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(4395) Danbritt||1981 EH41|| align=right|12,3|| align=right|2,994|| align=right|0,089|| align=right|10,05|| align=right|5,179||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(4396) Gressmann||1981 JH|| align=right|13,9|| align=right|2,220|| align=right|0,192|| align=right|3,76|| align=right|3,307||MBA||3. května 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4397) Jalopez||1981 JS1|| align=right|13,7|| align=right|2,312|| align=right|0,120|| align=right|5,48|| align=right|3,514||MBA||9. května 1981||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(4398) Chiara||1984 HC2|| align=right|13,1|| align=right|2,367|| align=right|0,065|| align=right|4,97|| align=right|3,641||MBA||23. dubna 1984||La Silla||W. Ferreri
|-
|(4399) Ashizuri||1984 UA|| align=right|12,5|| align=right|2,576|| align=right|0,174|| align=right|12,11|| align=right|4,133||MBA||21. října 1984||Geisei||T. Seki
|-
|(4400) Bagryana||1985 QH4|| align=right|13,8|| align=right|2,370|| align=right|0,139|| align=right|4,39|| align=right|3,647||MBA||24. srpna 1985||Smolyan||Bulgarian National Observatory
|-
|(4401) Aditi||1985 TB|| align=right|15,8|| align=right|2,577|| align=right|0,567|| align=right|26,71|| align=right|4,136||AMR||14. října 1985||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4402) Tsunemori||1987 DP|| align=right|12,1|| align=right|2,892|| align=right|0,024|| align=right|7,71|| align=right|4,916||MBA||25. února 1987||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(4403) Kuniharu||1987 EA|| align=right|13,8|| align=right|2,244|| align=right|0,094|| align=right|3,09|| align=right|3,361||MBA||2. března 1987||Gekko||Y. Oshima
|-
|(4404) Enirac||1987 GG|| align=right|13,2|| align=right|2,646|| align=right|0,315|| align=right|30,36|| align=right|4,302||MBA||2. dubna 1987||Palomar||A. Maury
|-
|(4405) Otava||1987 QD1|| align=right|11,3|| align=right|3,206|| align=right|0,156|| align=right|9,45|| align=right|5,739||MBA||21. srpna 1987||Kleť||A. Mrkos
|-
|(4406) Mahler||1987 YD1|| align=right|12,9|| align=right|3,155|| align=right|0,128|| align=right|1,91|| align=right|5,603||MBA||22. prosince 1987||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(4407) Taihaku||1988 TF1|| align=right|12,0|| align=right|2,713|| align=right|0,059|| align=right|4,71|| align=right|4,468||MBA||13. října 1988||Ayashi||M. Koishikawa
|-
|(4408) Zlatá Koruna||1988 TH2|| align=right|12,9|| align=right|2,323|| align=right|0,106|| align=right|4,37|| align=right|3,539||MBA||4. října 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(4409) Kissling||1989 MD|| align=right|12,2|| align=right|3,035|| align=right|0,094|| align=right|5,37|| align=right|5,287||MBA||30. června 1989||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(4410) Kamuimintara||1989 YA|| align=right|11,9|| align=right|3,053|| align=right|0,097|| align=right|11,13|| align=right|5,334||MBA||17. prosince 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(4411) Kochibunkyo||1990 AF|| align=right|13,9|| align=right|2,167|| align=right|0,092|| align=right|2,26|| align=right|3,190||MBA||3. ledna 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(4412) Chephren||2535 P-L|| align=right|12,6|| align=right|3,131|| align=right|0,172|| align=right|2,18|| align=right|5,541||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4413) Mycerinos||4020 P-L|| align=right|13,7|| align=right|2,366|| align=right|0,072|| align=right|2,27|| align=right|3,640||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4414) Sesostris||4153 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,334|| align=right|0,119|| align=right|7,75|| align=right|3,565||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4415) Echnaton||4237 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,338|| align=right|0,066|| align=right|2,02|| align=right|3,574||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4416) Ramses||4530 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,154|| align=right|0,173|| align=right|1,18|| align=right|3,160||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4417) Lecar||1931 GC|| align=right|11,5|| align=right|2,759|| align=right|0,105|| align=right|9,05|| align=right|4,581||MBA||8. dubna 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(4418) Fredfranklin||1931 TR1|| align=right|12,4|| align=right|2,582|| align=right|0,155|| align=right|12,65|| align=right|4,149||MBA||9. října 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(4419) Allancook||1932 HD|| align=right|12,6|| align=right|3,070|| align=right|0,205|| align=right|0,41|| align=right|5,378||MBA||24. dubna 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(4420) Alandreev||1936 PB|| align=right|12,2|| align=right|2,677|| align=right|0,316|| align=right|6,90|| align=right|4,380||MBA||15. srpna 1936||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(4421) Kayor||1942 AC|| align=right|12,6|| align=right|2,660|| align=right|0,197|| align=right|16,28|| align=right|4,338||MBA||14. ledna 1942||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(4422) Jarre||1942 UA|| align=right|12,6|| align=right|2,238|| align=right|0,180|| align=right|4,81|| align=right|3,348||MBA||17. října 1942||Alžír||L. Boyer
|-
|(4423) Golden||1949 GH|| align=right|11,3|| align=right|3,388|| align=right|0,094|| align=right|19,31|| align=right|6,236||MBA||4. dubna 1949||Brooklyn||Indiana University
|-
|(4424) Arkhipova||1967 DB|| align=right|11,5|| align=right|2,757|| align=right|0,081|| align=right|14,75|| align=right|4,577||MBA||16. února 1967||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(4425)||1967 UQ|| align=right|13,8|| align=right|2,359|| align=right|0,166|| align=right|3,32|| align=right|3,623||MBA||30. října 1967||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(4426) Roerich||1969 TB6|| align=right|12,3|| align=right|2,754|| align=right|0,066|| align=right|2,09|| align=right|4,570||MBA||15. října 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4427) Burnashev||1971 QP1|| align=right|12,0|| align=right|3,030|| align=right|0,101|| align=right|8,85|| align=right|5,273||MBA||30. srpna 1971||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(4428) Khotinok||1977 SN|| align=right|13,2|| align=right|2,368|| align=right|0,239|| align=right|4,81|| align=right|3,642||MBA||18. září 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4429) Chinmoy||1978 RJ2|| align=right|14,5|| align=right|2,381|| align=right|0,213|| align=right|1,47|| align=right|3,674||MBA||12. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4430) Govorukhin||1978 SX6|| align=right|12,6|| align=right|2,991|| align=right|0,172|| align=right|12,72|| align=right|5,172||MBA||26. září 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(4431) Holeungholee||1978 WU14|| align=right|10,9|| align=right|3,060|| align=right|0,105|| align=right|10,91|| align=right|5,353||MBA||28. listopadu 1978||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(4432) McGraw-Hill||1981 ER22|| align=right|14,9|| align=right|2,386|| align=right|0,215|| align=right|0,47|| align=right|3,685||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(4433) Goldstone||1981 QP|| align=right|13,1|| align=right|2,432|| align=right|0,137|| align=right|9,35|| align=right|3,792||MBA||30. srpna 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4434) Nikulin||1981 RD5|| align=right|13,2|| align=right|2,441|| align=right|0,134|| align=right|5,72|| align=right|3,814||MBA||8. září 1981||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(4435) Holt||1983 AG2|| align=right|13,2|| align=right|2,316|| align=right|0,337|| align=right|21,92|| align=right|3,524||MBA||13. ledna 1983||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4436)||1983 EX|| align=right|11,0|| align=right|3,249|| align=right|0,054|| align=right|17,37|| align=right|5,856||MBA||9. března 1983||Anderson Mesa||E. Barr
|-
|(4437) Yaroshenko||1983 GA2|| align=right|12,8|| align=right|2,412|| align=right|0,137|| align=right|4,51|| align=right|3,746||MBA||10. dubna 1983||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4438) Sykes||1983 WR|| align=right|11,5|| align=right|3,172|| align=right|0,249|| align=right|13,30|| align=right|5,650||MBA||29. listopadu 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4439) Muroto||1984 VA|| align=right|13,0|| align=right|3,069|| align=right|0,279|| align=right|2,32|| align=right|5,376||MBA||2. listopadu 1984||Geisei||T. Seki
|-
|(4440) Tchantchès||1984 YV|| align=right|12,3|| align=right|1,922|| align=right|0,077|| align=right|21,36|| align=right|2,663||MBA||23. prosince 1984||Haute Provence||F. Dossin
|-
|(4441) Toshie||1985 BB|| align=right|13,6|| align=right|2,958|| align=right|0,047|| align=right|2,32|| align=right|5,086||MBA||26. ledna 1985||Geisei||T. Seki
|-
|(4442) Garcia||1985 RB1|| align=right|12,7|| align=right|2,999|| align=right|0,249|| align=right|15,11|| align=right|5,192||MBA||14. září 1985||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(4443)||1985 RD4|| align=right|13,5|| align=right|2,236|| align=right|0,119|| align=right|3,62|| align=right|3,343||MBA||10. září 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4444)||1985 SA|| align=right|13,0|| align=right|2,324|| align=right|0,136|| align=right|7,40|| align=right|3,543||MBA||16. září 1985||La Silla||H. U. Norgaard-Nielsen; L. Hansen; P. R. Christensen
|-
|(4445) Jimstratton||1985 TC|| align=right|14,2|| align=right|2,268|| align=right|0,191|| align=right|2,86|| align=right|3,414||MBA||15. října 1985||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(4446) Carolyn||1985 TT|| align=right|11,1|| align=right|3,981|| align=right|0,282|| align=right|7,25|| align=right|7,941||HLD||15. října 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4447) Kirov||1985 VE1|| align=right|12,6|| align=right|2,855|| align=right|0,077|| align=right|2,70|| align=right|4,824||MBA||7. listopadu 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4448) Phildavis||1986 EO|| align=right|12,0|| align=right|2,548|| align=right|0,082|| align=right|16,82|| align=right|4,066||MBA||5. března 1986||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4449) Sobinov||1987 RX3|| align=right|11,2|| align=right|3,144|| align=right|0,091|| align=right|4,91|| align=right|5,573||MBA||3. září 1987||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4450) Pan||1987 SY|| align=right|17,2|| align=right|1,442|| align=right|0,587|| align=right|5,53|| align=right|1,731||APL PHA||25. září 1987||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(4451) Grieve||1988 JJ|| align=right|12,2|| align=right|2,604|| align=right|0,386|| align=right|27,76|| align=right|4,201||MBA||9. května 1988||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4452) Ullacharles||1988 RN|| align=right|12,0|| align=right|2,616|| align=right|0,134|| align=right|14,19|| align=right|4,230||MBA||7. září 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(4453) Bornholm||1988 VC|| align=right|11,9|| align=right|2,990|| align=right|0,107|| align=right|9,36|| align=right|5,169||MBA||3. listopadu 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(4454) Kumiko||1988 VW|| align=right|12,6|| align=right|3,193|| align=right|0,100|| align=right|0,71|| align=right|5,705||MBA||2. listopadu 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(4455) Ruriko||1988 XA|| align=right|11,1|| align=right|3,016|| align=right|0,045|| align=right|9,39|| align=right|5,237||MBA||2. prosince 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(4456) Mawson||1989 OG|| align=right|13,4|| align=right|2,374|| align=right|0,279|| align=right|15,04|| align=right|3,658||MBA||27. července 1989||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(4457) van Gogh||1989 RU|| align=right|12,2|| align=right|2,661|| align=right|0,131|| align=right|13,84|| align=right|4,339||MBA||3. září 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(4458) Oizumi||1990 BY|| align=right|13,5|| align=right|2,444|| align=right|0,150|| align=right|4,30|| align=right|3,820||MBA||21. ledna 1990||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(4459) Nusamaibashi||1990 BP2|| align=right|13,7|| align=right|2,255|| align=right|0,119|| align=right|2,79|| align=right|3,386||MBA||30. ledna 1990||Kushiro||M. Matsuyama; K. Watanabe
|-
|(4460) Bihoro||1990 DS|| align=right|11,0|| align=right|2,927|| align=right|0,180|| align=right|27,01|| align=right|5,008||MBA||28. února 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(4461) Sayama||1990 EL|| align=right|11,6|| align=right|2,854|| align=right|0,126|| align=right|15,99|| align=right|4,821||MBA||5. března 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|(4462) Vaughan||1952 HJ2|| align=right|12,1|| align=right|3,075|| align=right|0,148|| align=right|1,01|| align=right|5,391||MBA||24. dubna 1952||Fort Davis||McDonald Observatory
|-
|(4463) Marschwarzschild||1954 UO2|| align=right|12,8|| align=right|3,186|| align=right|0,183|| align=right|1,84|| align=right|5,687||MBA||28. října 1954||Brooklyn||Indiana University
|-
|(4464) Vulcano||1966 TE|| align=right|13,9|| align=right|1,953|| align=right|0,069|| align=right|20,22|| align=right|2,728||MBA||11. října 1966||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4465) Rodita||1969 TD5|| align=right|13,4|| align=right|2,439|| align=right|0,133|| align=right|3,29|| align=right|3,808||MBA||14. října 1969||Krym–Naučnyj||B. A. Burnaševa
|-
|(4466) Abai||1971 SX1|| align=right|12,2|| align=right|2,941|| align=right|0,030|| align=right|2,11|| align=right|5,043||MBA||23. září 1971||Krym–Naučnyj||Crimean Astrophysical Observatory
|-
|(4467) Kaidanovskij||1975 VN2|| align=right|11,7|| align=right|2,638|| align=right|0,150|| align=right|14,14|| align=right|4,285||MBA||2. listopadu 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(4468) Pogrebetskij||1976 SZ3|| align=right|14,0|| align=right|2,362|| align=right|0,164|| align=right|0,61|| align=right|3,629||MBA||24. září 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4469) Utting||1978 PS4|| align=right|13,8|| align=right|2,576|| align=right|0,189|| align=right|11,85|| align=right|4,134||MBA||1. srpna 1978||Bickley||Perth Observatory
|-
|(4470) Sergeev-Censkij||1978 QP1|| align=right|11,9|| align=right|3,138|| align=right|0,164|| align=right|2,45|| align=right|5,559||MBA||31. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4471) Graculus||1978 VB|| align=right|12,3|| align=right|2,862|| align=right|0,160|| align=right|13,87|| align=right|4,841||MBA||8. listopadu 1978||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(4472) Navashin||1980 TY14|| align=right|13,6|| align=right|2,242|| align=right|0,147|| align=right|5,84|| align=right|3,356||MBA||15. října 1980||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4473) Sears||1981 DE2|| align=right|12,7|| align=right|3,020|| align=right|0,034|| align=right|8,79|| align=right|5,247||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(4474) Proust||1981 QZ2|| align=right|12,4|| align=right|3,186|| align=right|0,168|| align=right|2,06|| align=right|5,687||MBA||24. srpna 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4475) Voitkevich||1982 UQ5|| align=right|13,5|| align=right|2,254|| align=right|0,068|| align=right|2,20|| align=right|3,383||MBA||20. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(4476) Bernstein||1983 DE|| align=right|13,7|| align=right|2,386|| align=right|0,190|| align=right|3,37|| align=right|3,685||MBA||19. února 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4477)||1983 SB|| align=right|14,2|| align=right|2,221|| align=right|0,162|| align=right|2,95|| align=right|3,309||MBA||28. září 1983||Smolyan||Bulgarian National Observatory
|-
|(4478) Blanco||1984 HG1|| align=right|13,9|| align=right|2,249|| align=right|0,135|| align=right|3,29|| align=right|3,372||MBA||23. dubna 1984||La Silla||W. Ferreri; V. Zappala
|-
|(4479) Charlieparker||1985 CP1|| align=right|12,7|| align=right|2,757|| align=right|0,098|| align=right|5,31|| align=right|4,578||MBA||10. února 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4480) Nikitibotania||1985 QM4|| align=right|13,6|| align=right|2,432|| align=right|0,169|| align=right|3,41|| align=right|3,792||MBA||24. srpna 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4481) Herbelin||1985 RR|| align=right|14,0|| align=right|2,341|| align=right|0,244|| align=right|1,50|| align=right|3,581||MBA||14. září 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4482) Frèrebasile||1986 RB|| align=right|12,8|| align=right|2,342|| align=right|0,260|| align=right|24,97|| align=right|3,584||MBA||1. září 1986||Palomar||A. Maury
|-
|(4483) Petöfi||1986 RC2|| align=right|11,9|| align=right|1,923|| align=right|0,084|| align=right|26,73|| align=right|2,666||MBA||9. září 1986||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(4484) Sif||1987 DD|| align=right|12,1|| align=right|2,634|| align=right|0,102|| align=right|29,79|| align=right|4,274||MBA||25. února 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(4485) Radonezhskij||1987 QQ11|| align=right|11,7|| align=right|3,012|| align=right|0,067|| align=right|10,13|| align=right|5,226||MBA||27. srpna 1987||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4486) Mithra||1987 SB|| align=right|15,6|| align=right|2,204|| align=right|0,661|| align=right|3,04|| align=right|3,272||APL PHA||22. září 1987||Smolyan||E. W. Elst; V. Škodrov
|-
|(4487) Pocahontas||1987 UA|| align=right|17,1|| align=right|1,731|| align=right|0,297|| align=right|16,41|| align=right|2,276||AMR||17. října 1987||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4488) Tokitada||1987 UK|| align=right|13,9|| align=right|2,181|| align=right|0,145|| align=right|4,36|| align=right|3,221||MBA||21. října 1987||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(4489)||1988 AK|| align=right|9,0|| align=right|5,278|| align=right|0,060|| align=right|22,17|| align=right|12,13||JUT||15. ledna 1988||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4490) Bambery||1988 ND|| align=right|12,7|| align=right|1,931|| align=right|0,093|| align=right|26,12|| align=right|2,684||MBA||14. července 1988||Palomar||E. F. Helin; B. Roman
|-
|(4491) Otaru||1988 RP|| align=right|13,1|| align=right|2,174|| align=right|0,029|| align=right|3,68|| align=right|3,205||MBA||7. září 1988||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(4492) Debussy||1988 SH|| align=right|12,9|| align=right|2,767|| align=right|0,180|| align=right|8,03|| align=right|4,602||MBA BIN||17. září 1988||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(4493)||1988 TG1|| align=right|11,0|| align=right|3,023|| align=right|0,075|| align=right|9,02|| align=right|5,256||MBA||14. října 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(4494) Marimo||1988 TK1|| align=right|13,1|| align=right|2,344|| align=right|0,119|| align=right|2,48|| align=right|3,588||MBA||13. října 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(4495)||1988 VS|| align=right|11,3|| align=right|3,920|| align=right|0,160|| align=right|5,27|| align=right|7,760||HLD||6. listopadu 1988||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(4496) Kamimachi||1988 XM1|| align=right|12,8|| align=right|2,812|| align=right|0,060|| align=right|4,80|| align=right|4,714||MBA||9. prosince 1988||Geisei||T. Seki
|-
|(4497) Taguchi||1989 AE1|| align=right|11,5|| align=right|2,427|| align=right|0,269|| align=right|9,76|| align=right|3,781||MBA||4. ledna 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(4498) Shinkoyama||1989 AG1|| align=right|11,1|| align=right|3,004|| align=right|0,122|| align=right|8,89|| align=right|5,206||MBA||5. ledna 1989||Geisei||T. Seki
|-
|(4499) Davidallen||1989 AO3|| align=right|12,2|| align=right|3,170|| align=right|0,169|| align=right|6,55|| align=right|5,644||MBA||4. ledna 1989||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(4500) Pascal||1989 CL|| align=right|12,0|| align=right|3,164|| align=right|0,172|| align=right|2,92|| align=right|5,627||MBA||3. února 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(4501) Eurypylos||1989 CJ3|| align=right|10,3|| align=right|5,178|| align=right|0,053|| align=right|8,32|| align=right|11,79||JUT||4. února 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(4502) Elizabethann||1989 KG|| align=right|11,7|| align=right|2,646|| align=right|0,094|| align=right|13,31|| align=right|4,302||MBA||29. května 1989||Palomar||H. E. Holt
|-
|(4503) Cleobulus||1989 WM|| align=right|15,6|| align=right|2,698|| align=right|0,528|| align=right|2,52|| align=right|4,431||AMR||28. listopadu 1989||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4504) Jenkinson||1989 YO|| align=right|13,4|| align=right|2,601|| align=right|0,134|| align=right|14,84|| align=right|4,194||MBA||21. prosince 1989||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(4505) Okamura||1990 DV1|| align=right|11,1|| align=right|3,012|| align=right|0,047|| align=right|11,83|| align=right|5,227||MBA||20. února 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(4506) Hendrie||1990 FJ|| align=right|12,3|| align=right|2,883|| align=right|0,017|| align=right|3,02|| align=right|4,893||MBA||24. března 1990||Stakenbridge||B. G. W. Manning
|-
|(4507)||1990 FV|| align=right|11,8|| align=right|2,868|| align=right|0,014|| align=right|2,68|| align=right|4,857||MBA||19. března 1990||Fujieda||H. Shiozawa; M. Kizawa
|-
|(4508) Takatsuki||1990 FG1|| align=right|13,5|| align=right|2,196|| align=right|0,085|| align=right|1,99|| align=right|3,254||MBA||27. března 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(4509) Gorbatskij||A917 SG|| align=right|12,3|| align=right|2,762|| align=right|0,272|| align=right|10,91|| align=right|4,589||MBA||23. září 1917||Krym–Simeis||S. Beljavskij
|-
|(4510) Shawna||1930 XK|| align=right|13,2|| align=right|2,360|| align=right|0,139|| align=right|7,05|| align=right|3,625||MBA||13. prosince 1930||Flagstaff||C. W. Tombaugh
|-
|(4511) Rembrandt||1935 SP1|| align=right|12,2|| align=right|2,400|| align=right|0,252|| align=right|22,74|| align=right|3,718||MBA||28. září 1935||Johannesburg||H. van Gent
|-
|(4512) Sinuhe||1939 BM|| align=right|11,9|| align=right|2,765|| align=right|0,209|| align=right|10,33|| align=right|4,597||MBA||20. ledna 1939||Turku||Y. Vaisala
|-
|(4513) Louvre||1971 QW1|| align=right|11,6|| align=right|3,030|| align=right|0,075|| align=right|9,94|| align=right|5,273||MBA||30. srpna 1971||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(4514) Vilen||1972 HX|| align=right|13,4|| align=right|2,346|| align=right|0,152|| align=right|7,97|| align=right|3,592||MBA||19. dubna 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(4515) Khrennikov||1973 SD6|| align=right|13,4|| align=right|2,414|| align=right|0,154|| align=right|1,97|| align=right|3,751||MBA||28. září 1973||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4516) Pugovkin||1973 SN6|| align=right|12,6|| align=right|2,778|| align=right|0,014|| align=right|4,68|| align=right|4,630||MBA||28. září 1973||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4517) Ralpharvey||1975 SV|| align=right|13,4|| align=right|2,158|| align=right|0,175|| align=right|4,20|| align=right|3,170||MBA||30. září 1975||Palomar||S. J. Bus
|-
|(4518) Raikin||1976 GP3|| align=right|13,8|| align=right|2,318|| align=right|0,100|| align=right|7,00|| align=right|3,528||MBA||1. dubna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4519) Voronezh||1976 YO4|| align=right|13,3|| align=right|2,204|| align=right|0,061|| align=right|3,21|| align=right|3,271||MBA||18. prosince 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4520) Dovzhenko||1977 QJ3|| align=right|13,0|| align=right|2,274|| align=right|0,221|| align=right|4,27|| align=right|3,429||MBA||22. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4521) Akimov||1979 FU2|| align=right|11,5|| align=right|3,116|| align=right|0,090|| align=right|14,40|| align=right|5,500||MBA||29. března 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4522) Britastra||1980 BM|| align=right|12,1|| align=right|2,669|| align=right|0,206|| align=right|12,52|| align=right|4,360||MBA||22. ledna 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4523) MIT||1981 DM1|| align=right|12,3|| align=right|2,685|| align=right|0,137|| align=right|11,06|| align=right|4,399||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(4524) Barklajdetolli||1981 RV4|| align=right|13,2|| align=right|2,321|| align=right|0,133|| align=right|7,28|| align=right|3,535||MBA||8. září 1981||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(4525)||1982 JB3|| align=right|13,0|| align=right|2,574|| align=right|0,199|| align=right|13,55|| align=right|4,130||MBA||15. května 1982||Palomar||E. F. Helin; E. M. Shoemaker; P. D. Wilder
|-
|(4526) Konko||1982 KN1|| align=right|12,2|| align=right|2,632|| align=right|0,114|| align=right|14,17|| align=right|4,270||MBA||22. května 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(4527) Schoenberg||1982 OK|| align=right|14,0|| align=right|2,238|| align=right|0,211|| align=right|4,24|| align=right|3,347||MBA||24. července 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4528) Berg||1983 PP|| align=right|12,3|| align=right|2,553|| align=right|0,134|| align=right|8,71|| align=right|4,078||MBA||13. srpna 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4529) Webern||1984 ED|| align=right|12,1|| align=right|3,017|| align=right|0,058|| align=right|11,00|| align=right|5,240||MBA||1. března 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4530) Smoluchowski||1984 EP|| align=right|12,0|| align=right|3,120|| align=right|0,094|| align=right|5,21|| align=right|5,509||MBA||1. března 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4531) Asaro||1985 FC|| align=right|14,9|| align=right|1,863|| align=right|0,041|| align=right|23,98|| align=right|2,541||MBA||20. března 1985||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4532) Copland||1985 GM1|| align=right|12,1|| align=right|2,996|| align=right|0,047|| align=right|10,14|| align=right|5,186||MBA||15. dubna 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4533) Orth||1986 EL|| align=right|12,8|| align=right|2,369|| align=right|0,246|| align=right|22,65|| align=right|3,646||MBA||7. března 1986||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4534) Rimskij-Korsakov||1986 PV4|| align=right|12,3|| align=right|2,801|| align=right|0,175|| align=right|7,25|| align=right|4,687||MBA||6. srpna 1986||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4535)||1986 QV2|| align=right|12,4|| align=right|2,791|| align=right|0,157|| align=right|7,76|| align=right|4,663||MBA||28. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4536)||1987 DA6|| align=right|13,3|| align=right|2,196|| align=right|0,084|| align=right|4,18|| align=right|3,253||MBA||22. února 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4537) Valgrirasp||1987 RR3|| align=right|12,1|| align=right|3,011|| align=right|0,033|| align=right|8,77|| align=right|5,225||MBA||2. září 1987||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4538)||1988 TP|| align=right|13,3|| align=right|2,426|| align=right|0,153|| align=right|3,95|| align=right|3,778||MBA||10. října 1988||Toyota||K. Suzuki
|-
|(4539) Miyagino||1988 VU1|| align=right|12,5|| align=right|2,673|| align=right|0,071|| align=right|5,71|| align=right|4,368||MBA||8. listopadu 1988||Ayashi||M. Koishikawa
|-
|(4540) Oriani||1988 VY1|| align=right|12,1|| align=right|2,670|| align=right|0,174|| align=right|6,37|| align=right|4,362||MBA||6. listopadu 1988||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(4541) Mizuno||1989 AF|| align=right|12,7|| align=right|2,379|| align=right|0,021|| align=right|4,79|| align=right|3,670||MBA||1. ledna 1989||Toyota||K. Suzuki; T. Furuta
|-
|(4542) Mossotti||1989 BO|| align=right|11,0|| align=right|3,013|| align=right|0,059|| align=right|11,31|| align=right|5,229||MBA||30. ledna 1989||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(4543) Phoinix||1989 CQ1|| align=right|9,7|| align=right|5,095|| align=right|0,096|| align=right|14,74|| align=right|11,51||JUT||2. února 1989||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4544) Xanthus||1989 FB|| align=right|17,1|| align=right|1,042|| align=right|0,251|| align=right|14,15|| align=right|1,064||APL||31. března 1989||Palomar||H. E. Holt; N. G. Thomas
|-
|(4545)||1989 SB11|| align=right|11,5|| align=right|3,140|| align=right|0,142|| align=right|1,82|| align=right|5,562||MBA||28. září 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4546) Franck||1990 EW2|| align=right|13,6|| align=right|2,356|| align=right|0,064|| align=right|6,11|| align=right|3,615||MBA||2. března 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(4547) Massachusetts||1990 KP|| align=right|11,0|| align=right|2,614|| align=right|0,070|| align=right|18,01|| align=right|4,225||MBA||16. května 1990||Sapporo||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(4548) Wielen||2538 P-L|| align=right|13,7|| align=right|2,286|| align=right|0,065|| align=right|8,30|| align=right|3,455||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4549) Burkhardt||1276 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,439|| align=right|0,153|| align=right|2,84|| align=right|3,808||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4550) Royclarke||1977 HH1|| align=right|12,8|| align=right|3,124|| align=right|0,209|| align=right|0,26|| align=right|5,521||MBA||24. dubna 1977||Palomar||S. J. Bus
|-
|(4551) Cochran||1979 MC|| align=right|14,0|| align=right|2,430|| align=right|0,267|| align=right|12,13|| align=right|3,787||MBA||28. června 1979||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4552) Nabelek||1980 JC|| align=right|13,7|| align=right|2,153|| align=right|0,156|| align=right|2,24|| align=right|3,159||MBA||11. května 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|(4553) Doncampbell||1982 RH|| align=right|12,8|| align=right|2,617|| align=right|0,142|| align=right|12,91|| align=right|4,232||MBA||15. září 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4554) Fanynka||1986 UT|| align=right|11,4|| align=right|3,185|| align=right|0,121|| align=right|9,22|| align=right|5,682||MBA||28. října 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(4555)||1987 QL|| align=right|13,7|| align=right|2,258|| align=right|0,199|| align=right|7,40|| align=right|3,392||MBA||24. srpna 1987||Palomar||S. Singer-Brewster
|-
|(4556) Gumilyov||1987 QW10|| align=right|13,1|| align=right|2,311|| align=right|0,145|| align=right|4,75|| align=right|3,513||MBA||27. srpna 1987||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(4557) Mika||1987 XD|| align=right|11,7|| align=right|3,024|| align=right|0,050|| align=right|11,29|| align=right|5,258||MBA||14. prosince 1987||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|(4558) Janesick||1988 NF|| align=right|12,2|| align=right|2,198|| align=right|0,364|| align=right|22,18|| align=right|3,258||MBA||12. července 1988||Palomar||A. Maury; J. Mueller
|-
|(4559) Strauss||1989 AP6|| align=right|12,3|| align=right|3,027|| align=right|0,104|| align=right|11,13|| align=right|5,265||MBA||11. ledna 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(4560) Klyuchevskij||1976 YD2|| align=right|11,9|| align=right|2,997|| align=right|0,051|| align=right|9,04|| align=right|5,189||MBA||16. prosince 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4561) Lemeshev||1978 RY5|| align=right|13,4|| align=right|2,575|| align=right|0,156|| align=right|9,51|| align=right|4,131||MBA||13. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4562) Poleungkuk||1979 UD2|| align=right|13,0|| align=right|2,472|| align=right|0,142|| align=right|3,43|| align=right|3,887||MBA||21. října 1979||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(4563) Kahnia||1980 OG|| align=right|13,3|| align=right|2,254|| align=right|0,163|| align=right|4,77|| align=right|3,383||MBA||17. července 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4564) Clayton||1981 ET16|| align=right|13,3|| align=right|2,567|| align=right|0,201|| align=right|13,30|| align=right|4,112||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(4565) Grossman||1981 EZ17|| align=right|13,0|| align=right|2,569|| align=right|0,130|| align=right|14,75|| align=right|4,117||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(4566) Chaokuangpiu||1981 WM4|| align=right|12,3|| align=right|2,834|| align=right|0,216|| align=right|10,78|| align=right|4,770||MBA||27. listopadu 1981||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(4567) Bečvář||1982 SO1|| align=right|13,3|| align=right|2,587|| align=right|0,201|| align=right|13,11|| align=right|4,159||MBA||17. září 1982||Kleť||M. Mahrová
|-
|(4568) Menkaure||1983 RY3|| align=right|11,9|| align=right|3,038|| align=right|0,055|| align=right|10,66|| align=right|5,295||MBA||2. září 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(4569) Baerbel||1985 GV1|| align=right|11,8|| align=right|2,586|| align=right|0,065|| align=right|14,51|| align=right|4,158||MBA||15. dubna 1985||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4570) Runcorn||1985 PR|| align=right|13,0|| align=right|2,199|| align=right|0,110|| align=right|5,02|| align=right|3,260||MBA||14. srpna 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4571) Grumiaux||1985 RY3|| align=right|12,0|| align=right|3,171|| align=right|0,173|| align=right|1,50|| align=right|5,645||MBA||8. září 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4572) Brage||1986 RF|| align=right|12,8|| align=right|2,595|| align=right|0,159|| align=right|12,02|| align=right|4,178||MBA||8. září 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(4573) Piešťany||1986 TP6|| align=right|11,7|| align=right|3,037|| align=right|0,073|| align=right|9,42|| align=right|5,292||MBA||5. října 1986||Piwnice||M. Antal
|-
|(4574) Yoshinaka||1986 YB|| align=right|11,6|| align=right|3,001|| align=right|0,097|| align=right|8,70|| align=right|5,197||MBA||20. prosince 1986||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(4575) Broman||1987 ME1|| align=right|11,4|| align=right|3,001|| align=right|0,044|| align=right|10,90|| align=right|5,197||MBA||26. června 1987||Palomar||E. F. Helin
|-
|(4576)||1988 CC|| align=right|11,4|| align=right|2,995|| align=right|0,120|| align=right|10,43|| align=right|5,182||MBA||10. února 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(4577) Chikako||1988 WG|| align=right|12,2|| align=right|2,626|| align=right|0,288|| align=right|9,42|| align=right|4,254||MBA||30. listopadu 1988||Yatsugatake||Y. Kushida; M. Inoue
|-
|(4578) Kurashiki||1988 XL1|| align=right|13,4|| align=right|2,717|| align=right|0,245|| align=right|5,27|| align=right|4,477||MBA||7. prosince 1988||Geisei||T. Seki
|-
|(4579) Puccini||1989 AT6|| align=right|13,7|| align=right|2,400|| align=right|0,154|| align=right|2,22|| align=right|3,717||MBA||11. ledna 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(4580) Child||1989 EF|| align=right|11,8|| align=right|2,638|| align=right|0,104|| align=right|13,90|| align=right|4,285||MBA||4. března 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(4581) Asclepius||1989 FC|| align=right|20,4|| align=right|1,022|| align=right|0,357|| align=right|4,91|| align=right|1,034||APL PHA||31. března 1989||Palomar||H. E. Holt; N. G. Thomas
|-
|(4582) Hank||1989 FW|| align=right|13,0|| align=right|2,675|| align=right|0,149|| align=right|12,50|| align=right|4,375||MBA||31. března 1989||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4583) Lugo||1989 RL4|| align=right|13,2|| align=right|2,353|| align=right|0,193|| align=right|3,75|| align=right|3,609||MBA||1. září 1989||Smolyan||Bulgarian National Observatory
|-
|(4584) Akan||1990 FA|| align=right|12,4|| align=right|2,790|| align=right|0,201|| align=right|7,71|| align=right|4,660||MBA||16. března 1990||Kushiro||M. Matsuyama; K. Watanabe
|-
|(4585) Ainonai||1990 KQ|| align=right|12,8|| align=right|2,735|| align=right|0,238|| align=right|10,56|| align=right|4,521||MBA||16. května 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(4586) Gunvor||6047 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,307|| align=right|0,078|| align=right|5,16|| align=right|3,502||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4587) Rees||3239 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,654|| align=right|0,512|| align=right|24,64|| align=right|4,322||AMR||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4588) Wislicenus||1931 EE|| align=right|11,8|| align=right|2,946|| align=right|0,098|| align=right|9,76|| align=right|5,056||MBA||13. března 1931||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(4589) McDowell||1933 OB|| align=right|13,8|| align=right|2,435|| align=right|0,186|| align=right|2,27|| align=right|3,798||MBA||24. července 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(4590) Dimashchegolev||1968 OG1|| align=right|13,1|| align=right|2,373|| align=right|0,182|| align=right|12,46|| align=right|3,655||MBA||25. července 1968||Cerro El Roble||G. A. Plyugin; Yu. A. Belyaev
|-
|(4591) Bryantsev||1975 VZ|| align=right|13,8|| align=right|2,454|| align=right|0,238|| align=right|2,62|| align=right|3,844||MBA||1. listopadu 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(4592) Alkissia||1979 SQ11|| align=right|12,1|| align=right|3,196|| align=right|0,160|| align=right|0,44|| align=right|5,712||MBA||24. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4593) Reipurth||1980 FV1|| align=right|12,1|| align=right|3,029|| align=right|0,112|| align=right|9,50|| align=right|5,270||MBA||16. března 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(4594) Dashkova||1980 KR1|| align=right|14,3|| align=right|2,194|| align=right|0,142|| align=right|4,54|| align=right|3,250||MBA||17. května 1980||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4595) Prinz||1981 EZ2|| align=right|13,1|| align=right|2,535|| align=right|0,103|| align=right|8,65|| align=right|4,035||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(4596)||1981 QB|| align=right|16,0|| align=right|2,240|| align=right|0,519|| align=right|37,12|| align=right|3,352||AMR||28. srpna 1981||Palomar||C. T. Kowal
|-
|(4597) Consolmagno||1983 UA1|| align=right|12,1|| align=right|2,608|| align=right|0,123|| align=right|4,88|| align=right|4,210||MBA||30. října 1983||Palomar||S. J. Bus
|-
|(4598) Coradini||1985 PG1|| align=right|12,2|| align=right|2,999|| align=right|0,106|| align=right|9,93|| align=right|5,193||MBA||15. srpna 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4599)||1985 RZ2|| align=right|12,7|| align=right|3,075|| align=right|0,165|| align=right|3,46|| align=right|5,392||MBA||5. září 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4600)||1985 RE4|| align=right|11,3|| align=right|3,015|| align=right|0,090|| align=right|11,19|| align=right|5,233||MBA||10. září 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4601) Ludkewycz||1986 LB|| align=right|12,4|| align=right|2,677|| align=right|0,098|| align=right|13,28|| align=right|4,380||MBA||3. června 1986||Palomar||M. Rudnyk
|-
|(4602) Heudier||1986 UD3|| align=right|12,4|| align=right|2,622|| align=right|0,165|| align=right|12,40|| align=right|4,245||MBA||28. října 1986||Caussols||CERGA
|-
|(4603) Bertaud||1986 WM3|| align=right|11,9|| align=right|2,629|| align=right|0,240|| align=right|12,50|| align=right|4,262||MBA||25. listopadu 1986||Caussols||CERGA
|-
|(4604)||1987 SK|| align=right|14,1|| align=right|2,175|| align=right|0,129|| align=right|1,42|| align=right|3,208||MBA||18. září 1987||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(4605) Nikitin||1987 SV17|| align=right|13,3|| align=right|2,230|| align=right|0,154|| align=right|2,15|| align=right|3,328||MBA||18. září 1987||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4606) Saheki||1987 UM1|| align=right|12,7|| align=right|2,253|| align=right|0,102|| align=right|2,63|| align=right|3,380||MBA||27. října 1987||Geisei||T. Seki
|-
|(4607) Seilandfarm||1987 WR|| align=right|12,5|| align=right|2,265|| align=right|0,020|| align=right|2,25|| align=right|3,408||MBA||25. listopadu 1987||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(4608)||1988 BW3|| align=right|12,9|| align=right|2,362|| align=right|0,220|| align=right|7,46|| align=right|3,629||MBA||19. ledna 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4609) Pizarro||1988 CT3|| align=right|11,5|| align=right|3,110|| align=right|0,109|| align=right|13,35|| align=right|5,484||MBA||13. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(4610) Kájov||1989 FO|| align=right|12,9|| align=right|2,403|| align=right|0,037|| align=right|3,59|| align=right|3,723||MBA||26. března 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|(4611) Vulkaneifel||1989 GR6|| align=right|12,5|| align=right|2,618|| align=right|0,194|| align=right|13,76|| align=right|4,235||MBA||5. dubna 1989||La Silla||M. Geffert
|-
|(4612) Greenstein||1989 JG|| align=right|12,5|| align=right|2,556|| align=right|0,142|| align=right|9,62|| align=right|4,085||MBA||2. května 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(4613) Mamoru||1990 OM|| align=right|11,8|| align=right|2,668|| align=right|0,303|| align=right|6,65|| align=right|4,358||MBA||22. července 1990||Sapporo||K. Watanabe
|-
|(4614) Masamura||1990 QN|| align=right|13,3|| align=right|2,250|| align=right|0,214|| align=right|4,81|| align=right|3,374||MBA||21. srpna 1990||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(4615) Zinner||A923 RH|| align=right|12,3|| align=right|2,601|| align=right|0,164|| align=right|14,74|| align=right|4,195||MBA||13. září 1923||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(4616) Batalov||1975 BF|| align=right|12,3|| align=right|3,149|| align=right|0,175|| align=right|1,19|| align=right|5,587||MBA||17. ledna 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4617) Zadunaisky||1976 DK|| align=right|11,2|| align=right|3,217|| align=right|0,065|| align=right|18,67|| align=right|5,770||MBA||22. února 1976||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(4618) Shakhovskoj||1977 RJ3|| align=right|12,9|| align=right|2,627|| align=right|0,293|| align=right|11,52|| align=right|4,256||MBA||12. září 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4619) Polyakhova||1977 RB7|| align=right|12,6|| align=right|2,690|| align=right|0,028|| align=right|1,82|| align=right|4,412||MBA||11. září 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4620) Bickley||1978 OK|| align=right|13,9|| align=right|2,298|| align=right|0,220|| align=right|4,50|| align=right|3,483||MBA||28. července 1978||Bickley||Perth Observatory
|-
|(4621) Tambov||1979 QE10|| align=right|13,4|| align=right|2,388|| align=right|0,211|| align=right|3,05|| align=right|3,689||MBA||27. srpna 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4622) Solovjova||1979 WE2|| align=right|12,3|| align=right|3,209|| align=right|0,139|| align=right|1,73|| align=right|5,747||MBA||16. listopadu 1979||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4623) Obraztsova||1981 UT15|| align=right|12,9|| align=right|2,847|| align=right|0,082|| align=right|1,75|| align=right|4,803||MBA||24. října 1981||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4624) Stefani||1982 FV2|| align=right|12,5|| align=right|3,050|| align=right|0,212|| align=right|2,64|| align=right|5,326||MBA||23. března 1982||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4625) Shchedrin||1982 UG6|| align=right|13,5|| align=right|2,606|| align=right|0,235|| align=right|1,61|| align=right|4,206||MBA||20. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(4626) Plisetskaya||1984 YU1|| align=right|12,9|| align=right|2,272|| align=right|0,083|| align=right|2,83|| align=right|3,425||MBA||23. prosince 1984||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(4627)||1985 RT2|| align=right|12,4|| align=right|2,918|| align=right|0,060|| align=right|3,34|| align=right|4,984||MBA||5. září 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4628) Laplace||1986 RU4|| align=right|11,0|| align=right|2,645|| align=right|0,119|| align=right|11,79|| align=right|4,302||MBA||7. září 1986||Smolyan||E. W. Elst
|-
|(4629) Walford||1986 TD7|| align=right|12,8|| align=right|2,660|| align=right|0,205|| align=right|11,92|| align=right|4,339||MBA||7. října 1986||Palomar||E. F. Helin
|-
|(4630) Chaonis||1987 WA|| align=right|13,4|| align=right|2,669|| align=right|0,129|| align=right|5,92|| align=right|4,360||MBA||18. listopadu 1987||Chions||J. M. Baur
|-
|(4631) Yabu||1987 WE1|| align=right|13,1|| align=right|2,235|| align=right|0,124|| align=right|7,42|| align=right|3,342||MBA||22. listopadu 1987||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(4632)||1987 YB|| align=right|13,7|| align=right|2,207|| align=right|0,173|| align=right|6,50|| align=right|3,277||MBA||17. prosince 1987||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(4633)||1988 AJ5|| align=right|12,9|| align=right|3,184|| align=right|0,166|| align=right|1,15|| align=right|5,680||MBA||14. ledna 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4634) Shibuya||1988 BA|| align=right|13,3|| align=right|2,421|| align=right|0,031|| align=right|5,85|| align=right|3,767||MBA||16. ledna 1988||Kobuchizawa||M. Inoue; O. Muramatsu
|-
|(4635) Rimbaud||1988 BJ1|| align=right|12,5|| align=right|2,472|| align=right|0,148|| align=right|5,34|| align=right|3,885||MBA||21. ledna 1988||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(4636) Chile||1988 CJ5|| align=right|12,9|| align=right|2,616|| align=right|0,160|| align=right|13,79|| align=right|4,231||MBA||13. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(4637) Odorico||1989 CT|| align=right|13,1|| align=right|2,431|| align=right|0,150|| align=right|1,72|| align=right|3,790||MBA||8. února 1989||Chions||J. M. Baur
|-
|(4638) Estens||1989 EG|| align=right|14,0|| align=right|2,194|| align=right|0,091|| align=right|3,51|| align=right|3,249||MBA||2. března 1989||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(4639) Minox||1989 EK2|| align=right|13,1|| align=right|2,558|| align=right|0,181|| align=right|7,93|| align=right|4,091||MBA||5. března 1989||Geisei||T. Seki
|-
|(4640) Hara||1989 GA|| align=right|13,1|| align=right|2,253|| align=right|0,109|| align=right|4,22|| align=right|3,380||MBA||1. dubna 1989||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(4641)||1990 QT3|| align=right|13,7|| align=right|2,189|| align=right|0,172|| align=right|1,66|| align=right|3,239||MBA||30. srpna 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(4642) Murchie||1990 QG4|| align=right|12,1|| align=right|3,177|| align=right|0,155|| align=right|1,01|| align=right|5,662||MBA||23. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(4643) Cisneros||1990 QD6|| align=right|13,5|| align=right|2,364|| align=right|0,200|| align=right|1,78|| align=right|3,635||MBA||23. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(4644) Oumu||1990 SR3|| align=right|12,1|| align=right|2,608|| align=right|0,145|| align=right|14,16|| align=right|4,210||MBA||16. září 1990||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|(4645) Tentaikojo||1990 SP4|| align=right|12,0|| align=right|2,675|| align=right|0,133|| align=right|9,47|| align=right|4,374||MBA||16. září 1990||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|(4646) Kwee||4009 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,431|| align=right|0,191|| align=right|1,92|| align=right|3,790||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4647) Syuji||1931 TU1|| align=right|12,6|| align=right|2,895|| align=right|0,260|| align=right|6,94|| align=right|4,924||MBA||9. října 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(4648) Tirion||1931 UE|| align=right|13,2|| align=right|2,395|| align=right|0,187|| align=right|9,78|| align=right|3,707||MBA||18. října 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(4649) Sumoto||1936 YD|| align=right|11,6|| align=right|2,744|| align=right|0,122|| align=right|15,43|| align=right|4,544||MBA||20. prosince 1936||Nice||M. Laugier
|-
|(4650) Mori||1950 TF|| align=right|13,4|| align=right|2,238|| align=right|0,148|| align=right|4,75|| align=right|3,348||MBA||5. října 1950||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(4651) Wongkwancheng||1957 UK1|| align=right|12,8|| align=right|2,848|| align=right|0,063|| align=right|1,73|| align=right|4,804||MBA||31. října 1957||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(4652) Iannini||1975 QO|| align=right|13,2|| align=right|2,644|| align=right|0,313|| align=right|11,10|| align=right|4,299||MBA||30. srpna 1975||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(4653) Tommaso||1976 GJ2|| align=right|13,0|| align=right|2,683|| align=right|0,178|| align=right|11,27|| align=right|4,395||MBA||1. dubna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4654) Gorʹkavyj||1977 RJ6|| align=right|13,7|| align=right|2,206|| align=right|0,165|| align=right|5,53|| align=right|3,275||MBA||11. září 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4655) Marjoriika||1978 RS|| align=right|13,6|| align=right|2,255|| align=right|0,191|| align=right|1,92|| align=right|3,385||MBA||1. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4656)||1978 VZ3|| align=right|12,8|| align=right|2,852|| align=right|0,075|| align=right|1,73|| align=right|4,815||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(4657) Lopez||1979 SU9|| align=right|11,9|| align=right|3,106|| align=right|0,177|| align=right|0,29|| align=right|5,473||MBA||22. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4658) Gavrilov||1979 SO11|| align=right|12,4|| align=right|3,158|| align=right|0,196|| align=right|1,15|| align=right|5,611||MBA||24. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4659) Roddenberry||1981 EP20|| align=right|14,7|| align=right|2,370|| align=right|0,226|| align=right|2,48|| align=right|3,647||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(4660) Nereus||1982 DB|| align=right|18,2|| align=right|1,489|| align=right|0,360|| align=right|1,44|| align=right|1,817||APL PHA||28. února 1982||Palomar||E. F. Helin
|-
|(4661) Yebes||1982 WM|| align=right|13,0|| align=right|2,435|| align=right|0,162|| align=right|4,71|| align=right|3,799||MBA||17. listopadu 1982||Yebes||M. de Pascual
|-
|(4662)||1984 HL|| align=right|12,3|| align=right|2,796|| align=right|0,106|| align=right|6,06|| align=right|4,674||MBA||19. dubna 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(4663)||1984 SM1|| align=right|12,0|| align=right|3,211|| align=right|0,059|| align=right|14,90|| align=right|5,754||MBA||27. září 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(4664) Hanner||1985 PJ|| align=right|12,6|| align=right|2,884|| align=right|0,071|| align=right|1,51|| align=right|4,898||MBA||14. srpna 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4665) Muinonen||1985 TZ1|| align=right|12,4|| align=right|2,971|| align=right|0,200|| align=right|7,35|| align=right|5,121||MBA||15. října 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4666) Dietz||1986 JA1|| align=right|13,0|| align=right|2,340|| align=right|0,233|| align=right|24,54|| align=right|3,580||MBA||4. května 1986||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4667) Robbiesh||1986 VC|| align=right|12,8|| align=right|2,668|| align=right|0,090|| align=right|11,24|| align=right|4,357||MBA||4. listopadu 1986||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(4668)||1987 DX5|| align=right|11,7|| align=right|3,014|| align=right|0,122|| align=right|9,24|| align=right|5,232||MBA||21. února 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4669) Høder||1987 UF1|| align=right|13,7|| align=right|2,200|| align=right|0,189|| align=right|4,49|| align=right|3,262||MBA||27. října 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(4670) Yoshinogawa||1987 YJ|| align=right|14,2|| align=right|2,241|| align=right|0,094|| align=right|5,03|| align=right|3,354||MBA||19. prosince 1987||Geisei||T. Seki
|-
|(4671) Drtikol||1988 AK1|| align=right|12,7|| align=right|2,386|| align=right|0,063|| align=right|4,82|| align=right|3,685||MBA||10. ledna 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(4672) Takuboku||1988 HB|| align=right|10,9|| align=right|3,185|| align=right|0,055|| align=right|15,56|| align=right|5,683||MBA||17. dubna 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(4673) Bortle||1988 LF|| align=right|11,8|| align=right|2,550|| align=right|0,058|| align=right|16,22|| align=right|4,072||MBA||8. června 1988||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4674) Pauling||1989 JC|| align=right|13,3|| align=right|1,859|| align=right|0,071|| align=right|19,45|| align=right|2,535||MBA BIN||2. května 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(4675) Ohboke||1990 SD|| align=right|12,8|| align=right|2,412|| align=right|0,176|| align=right|4,48|| align=right|3,745||MBA||19. září 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(4676) Uedaseiji||1990 SD4|| align=right|12,6|| align=right|2,403|| align=right|0,077|| align=right|9,00|| align=right|3,724||MBA||16. září 1990||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|(4677) Hiroshi||1990 SQ4|| align=right|12,0|| align=right|3,135|| align=right|0,192|| align=right|0,49|| align=right|5,549||MBA||26. září 1990||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|(4678) Ninian||1990 SS4|| align=right|14,0|| align=right|2,265|| align=right|0,215|| align=right|3,75|| align=right|3,408||MBA||24. září 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(4679) Sybil||1990 TR4|| align=right|11,7|| align=right|3,040|| align=right|0,048|| align=right|17,41|| align=right|5,300||MBA||9. října 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(4680) Lohrmann||1937 QC|| align=right|14,2|| align=right|2,311|| align=right|0,170|| align=right|4,62|| align=right|3,512||MBA||31. srpna 1937||Bergedorf||H.-U. Sandig
|-
|(4681) Ermak||1969 TC2|| align=right|11,8|| align=right|3,019|| align=right|0,124|| align=right|11,53|| align=right|5,245||MBA||8. října 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4682) Bykov||1973 SO4|| align=right|14,2|| align=right|2,272|| align=right|0,195|| align=right|3,83|| align=right|3,425||MBA||27. září 1973||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4683) Veratar||1976 GJ1|| align=right|12,0|| align=right|3,112|| align=right|0,161|| align=right|1,23|| align=right|5,489||MBA||1. dubna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4684) Bendjoya||1978 GJ|| align=right|13,6|| align=right|2,399|| align=right|0,111|| align=right|5,28|| align=right|3,714||MBA||10. dubna 1978||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4685) Karetnikov||1978 SP6|| align=right|12,5|| align=right|3,172|| align=right|0,179|| align=right|1,63|| align=right|5,648||MBA||27. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4686) Maisica||1979 SX2|| align=right|13,4|| align=right|2,366|| align=right|0,160|| align=right|4,47|| align=right|3,638||MBA||22. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4687) Brunsandrej||1979 SJ11|| align=right|12,3|| align=right|3,108|| align=right|0,150|| align=right|3,89|| align=right|5,479||MBA||24. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4688)||1980 WF|| align=right|19,0|| align=right|2,232|| align=right|0,517|| align=right|6,40|| align=right|3,334||AMR||29. listopadu 1980||Palomar||C. T. Kowal
|-
|(4689) Donn||1980 YB|| align=right|13,5|| align=right|2,288|| align=right|0,073|| align=right|5,17|| align=right|3,460||MBA||30. prosince 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4690) Strasbourg||1983 AJ|| align=right|13,7|| align=right|1,938|| align=right|0,109|| align=right|16,92|| align=right|2,697||MBA||9. ledna 1983||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(4691) Toyen||1983 TU|| align=right|13,5|| align=right|2,265|| align=right|0,195|| align=right|5,88|| align=right|3,409||MBA||7. října 1983||Kleť||A. Mrkos
|-
|(4692) SIMBAD||1983 VM7|| align=right|13,7|| align=right|2,257|| align=right|0,148|| align=right|3,71|| align=right|3,391||MBA||4. listopadu 1983||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(4693) Drummond||1983 WH|| align=right|13,5|| align=right|2,281|| align=right|0,084|| align=right|4,87|| align=right|3,443||MBA||28. listopadu 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4694) Festou||1985 PM|| align=right|12,7|| align=right|2,718|| align=right|0,191|| align=right|5,67|| align=right|4,481||MBA||14. srpna 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4695)||1985 RU3|| align=right|12,1|| align=right|2,668|| align=right|0,139|| align=right|12,56|| align=right|4,358||MBA||7. září 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4696) Arpigny||1985 TP|| align=right|12,3|| align=right|2,856|| align=right|0,060|| align=right|1,89|| align=right|4,825||MBA||15. října 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4697)||1986 QO|| align=right|13,8|| align=right|2,434|| align=right|0,174|| align=right|1,74|| align=right|3,797||MBA||26. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4698) Jizera||1986 RO1|| align=right|13,3|| align=right|2,225|| align=right|0,076|| align=right|2,13|| align=right|3,319||MBA||4. září 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(4699) Sootan||1986 VE|| align=right|14,2|| align=right|2,553|| align=right|0,186|| align=right|12,69|| align=right|4,078||MBA||4. listopadu 1986||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(4700) Carusi||1986 VV6|| align=right|12,8|| align=right|2,562|| align=right|0,202|| align=right|5,43|| align=right|4,101||MBA||6. listopadu 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4701) Milani||1986 VW6|| align=right|13,0|| align=right|2,705|| align=right|0,140|| align=right|3,68|| align=right|4,448||MBA||6. listopadu 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4702) Berounka||1987 HW|| align=right|12,2|| align=right|2,796|| align=right|0,093|| align=right|9,36|| align=right|4,675||MBA||23. dubna 1987||Kleť||A. Mrkos
|-
|(4703) Kagoshima||1988 BL|| align=right|13,2|| align=right|2,251|| align=right|0,116|| align=right|5,40|| align=right|3,378||MBA||16. ledna 1988||Kagoshima||M. Mukai; M. Takeishi
|-
|(4704) Sheena||1988 BE5|| align=right|13,5|| align=right|2,626|| align=right|0,132|| align=right|12,18|| align=right|4,254||MBA||28. ledna 1988||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(4705) Secchi||1988 CK|| align=right|13,4|| align=right|2,331|| align=right|0,127|| align=right|8,65|| align=right|3,558||MBA||13. února 1988||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(4706) Dennisreuter||1988 DR|| align=right|13,3|| align=right|2,268|| align=right|0,176|| align=right|8,26|| align=right|3,416||MBA||16. února 1988||Kavalur||R. Rajamohan
|-
|(4707) Khryses||1988 PY|| align=right|10,1|| align=right|5,178|| align=right|0,123|| align=right|7,11|| align=right|11,78||JUT||13. srpna 1988||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4708) Polydoros||1988 RT|| align=right|9,5|| align=right|5,287|| align=right|0,060|| align=right|6,98|| align=right|12,16||JUT||11. září 1988||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4709) Ennomos||1988 TU2|| align=right|8,9|| align=right|5,194|| align=right|0,021|| align=right|25,52|| align=right|11,84||JUT||12. října 1988||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4710) Wade||1989 AX2|| align=right|13,3|| align=right|2,245|| align=right|0,093|| align=right|5,00|| align=right|3,363||MBA||4. ledna 1989||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(4711) Kathy||1989 KD|| align=right|12,2|| align=right|2,382|| align=right|0,258|| align=right|10,23|| align=right|3,675||MBA||31. května 1989||Palomar||H. E. Holt
|-
|(4712) Iwaizumi||1989 QE|| align=right|10,9|| align=right|3,153|| align=right|0,130|| align=right|12,17|| align=right|5,597||MBA||25. srpna 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(4713) Steel||1989 QL|| align=right|12,8|| align=right|1,927|| align=right|0,074|| align=right|22,67|| align=right|2,674||MBA||26. srpna 1989||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(4714) Toyohiro||1989 SH|| align=right|11,3|| align=right|3,020|| align=right|0,128|| align=right|9,85|| align=right|5,248||MBA||29. září 1989||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|(4715)||1989 TS1|| align=right|9,3|| align=right|5,121|| align=right|0,049|| align=right|18,65|| align=right|11,59||JUT||9. října 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(4716) Urey||1989 UL5|| align=right|11,7|| align=right|3,179|| align=right|0,139|| align=right|10,16|| align=right|5,667||MBA||30. října 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(4717) Kaneko||1989 WX|| align=right|11,2|| align=right|3,016|| align=right|0,099|| align=right|10,80|| align=right|5,237||MBA||20. listopadu 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(4718) Araki||1990 VP3|| align=right|12,6|| align=right|2,360|| align=right|0,161|| align=right|8,06|| align=right|3,625||MBA||13. listopadu 1990||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|(4719) Burnaby||1990 WT2|| align=right|12,0|| align=right|2,698|| align=right|0,175|| align=right|7,48|| align=right|4,431||MBA||21. listopadu 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(4720) Tottori||1990 YG|| align=right|13,0|| align=right|2,225|| align=right|0,146|| align=right|5,88|| align=right|3,319||MBA||19. prosince 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(4721) Atahualpa||4239 T-2|| align=right|13,7|| align=right|2,255|| align=right|0,122|| align=right|4,37|| align=right|3,385||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4722) Agelaos||4271 T-3|| align=right|9,7|| align=right|5,220|| align=right|0,112|| align=right|8,81|| align=right|11,93||JUT||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4723) Wolfgangmattig||1937 TB|| align=right|13,8|| align=right|2,679|| align=right|0,196|| align=right|3,07|| align=right|4,385||MBA||11. října 1937||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(4724) Brocken||1961 BC|| align=right|13,2|| align=right|2,223|| align=right|0,193|| align=right|8,49|| align=right|3,315||MBA||18. ledna 1961||Tautenburg||C. Hoffmeister; J. Schubart
|-
|(4725) Milone||1975 YE|| align=right|12,4|| align=right|2,886|| align=right|0,231|| align=right|13,81|| align=right|4,903||MBA||31. prosince 1975||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(4726) Federer||1976 SV10|| align=right|12,8|| align=right|2,735|| align=right|0,075|| align=right|2,04|| align=right|4,523||MBA||25. září 1976||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(4727) Ravel||1979 UD1|| align=right|12,8|| align=right|2,896|| align=right|0,096|| align=right|3,20|| align=right|4,927||MBA||24. října 1979||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(4728) Lyapidevskij||1979 VG|| align=right|13,7|| align=right|2,310|| align=right|0,112|| align=right|5,96|| align=right|3,509||MBA||11. listopadu 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4729) Mikhailmilʹ||1980 RO2|| align=right|13,0|| align=right|2,221|| align=right|0,175|| align=right|2,29|| align=right|3,310||MBA||8. září 1980||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(4730) Xingmingzhou||1980 XZ|| align=right|11,1|| align=right|3,122|| align=right|0,049|| align=right|12,02|| align=right|5,516||MBA||7. prosince 1980||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(4731) Monicagrady||1981 EE9|| align=right|14,1|| align=right|3,113|| align=right|0,279|| align=right|5,85|| align=right|5,492||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(4732) Froeschlé||1981 JG|| align=right|11,3|| align=right|3,161|| align=right|0,068|| align=right|16,86|| align=right|5,620||MBA||3. května 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4733) ORO||1982 HB2|| align=right|13,7|| align=right|2,186|| align=right|0,074|| align=right|4,73|| align=right|3,231||MBA||19. dubna 1982||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(4734) Rameau||1982 UQ3|| align=right|14,5|| align=right|2,416|| align=right|0,194|| align=right|0,98|| align=right|3,754||MBA||19. října 1982||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(4735) Gary||1983 AN|| align=right|12,7|| align=right|2,407|| align=right|0,118|| align=right|7,24|| align=right|3,733||MBA||9. ledna 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4736) Johnwood||1983 AF2|| align=right|13,5|| align=right|1,958|| align=right|0,140|| align=right|21,97|| align=right|2,739||MBA||13. ledna 1983||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4737) Kiladze||1985 QO6|| align=right|12,8|| align=right|2,696|| align=right|0,078|| align=right|4,59|| align=right|4,427||MBA||24. srpna 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4738)||1985 RZ4|| align=right|12,9|| align=right|2,685|| align=right|0,168|| align=right|13,22|| align=right|4,399||MBA||15. září 1985||Palomar||D. B. Goldstein
|-
|(4739) Tomahrens||1985 TH1|| align=right|13,0|| align=right|2,743|| align=right|0,065|| align=right|1,75|| align=right|4,543||MBA||15. října 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4740) Veniamina||1985 UV4|| align=right|13,1|| align=right|2,715|| align=right|0,211|| align=right|8,02|| align=right|4,474||MBA||22. října 1985||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(4741) Leskov||1985 VP3|| align=right|11,8|| align=right|3,225|| align=right|0,181|| align=right|1,58|| align=right|5,791||MBA||10. listopadu 1985||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(4742) Caliumi||1986 WG|| align=right|13,3|| align=right|2,410|| align=right|0,267|| align=right|22,27|| align=right|3,742||MBA||26. listopadu 1986||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(4743) Kikuchi||1988 DA|| align=right|13,5|| align=right|2,268|| align=right|0,100|| align=right|4,88|| align=right|3,414||MBA||16. února 1988||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|(4744)||1988 RF5|| align=right|11,1|| align=right|2,798|| align=right|0,187|| align=right|10,18|| align=right|4,680||MBA||2. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4745) Nancymarie||1989 NG1|| align=right|11,8|| align=right|3,018|| align=right|0,054|| align=right|8,67|| align=right|5,243||MBA||9. července 1989||Palomar||H. E. Holt
|-
|(4746) Doi||1989 TP1|| align=right|11,7|| align=right|3,218|| align=right|0,168|| align=right|0,88|| align=right|5,772||MBA||9. října 1989||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|(4747) Jujo||1989 WB|| align=right|11,5|| align=right|3,002|| align=right|0,116|| align=right|11,83|| align=right|5,201||MBA||19. listopadu 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(4748) Tokiwagozen||1989 WV|| align=right|11,7|| align=right|2,744|| align=right|0,056|| align=right|16,30|| align=right|4,544||MBA||20. listopadu 1989||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(4749)||1989 WE1|| align=right|11,6|| align=right|3,006|| align=right|0,109|| align=right|10,78|| align=right|5,212||MBA||22. listopadu 1989||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(4750) Mukai||1990 XC1|| align=right|13,6|| align=right|2,184|| align=right|0,091|| align=right|4,91|| align=right|3,228||MBA||15. prosince 1990||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|(4751) Alicemanning||1991 BG|| align=right|12,0|| align=right|3,182|| align=right|0,161|| align=right|2,60|| align=right|5,676||MBA||17. ledna 1991||Stakenbridge||B. G. W. Manning
|-
|(4752) Myron||1309 T-2|| align=right|12,2|| align=right|3,089|| align=right|0,168|| align=right|2,05|| align=right|5,428||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4753) Phidias||4059 T-3|| align=right|13,3|| align=right|2,547|| align=right|0,068|| align=right|4,32|| align=right|4,064||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4754) Panthoos||5010 T-3|| align=right|10,1|| align=right|5,189|| align=right|0,009|| align=right|12,35|| align=right|11,82||JUT||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4755) Nicky||1931 TE4|| align=right|14,1|| align=right|2,286|| align=right|0,250|| align=right|3,09|| align=right|3,455||MBA||6. října 1931||Flagstaff||C. W. Tombaugh
|-
|(4756) Asaramas||1950 HJ|| align=right|12,0|| align=right|3,023|| align=right|0,059|| align=right|9,20|| align=right|5,254||MBA||21. dubna 1950||La Plata||La Plata Observatory
|-
|(4757) Liselotte||1973 ST|| align=right|12,9|| align=right|3,949|| align=right|0,084|| align=right|0,18|| align=right|7,846||HLD||19. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4758) Hermitage||1978 SN4|| align=right|12,1|| align=right|3,212|| align=right|0,169|| align=right|1,63|| align=right|5,755||MBA||27. září 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4759)||1978 VG10|| align=right|11,9|| align=right|3,184|| align=right|0,172|| align=right|0,81|| align=right|5,680||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(4760) Jia-xiang||1981 GN1|| align=right|13,7|| align=right|2,327|| align=right|0,129|| align=right|9,86|| align=right|3,548||MBA||1. dubna 1981||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(4761) Urrutia||1981 QC|| align=right|13,6|| align=right|2,339|| align=right|0,217|| align=right|25,60|| align=right|3,577||MBA||27. srpna 1981||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|(4762) Dobrynya||1982 SC6|| align=right|13,5|| align=right|2,360|| align=right|0,201|| align=right|6,92|| align=right|3,625||MBA||16. září 1982||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4763) Ride||1983 BM|| align=right|12,3|| align=right|2,657|| align=right|0,104|| align=right|11,42|| align=right|4,330||MBA||22. ledna 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4764) Joneberhart||1983 CC|| align=right|13,6|| align=right|1,932|| align=right|0,048|| align=right|24,84|| align=right|2,685||MBA||11. února 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4765) Wasserburg||1986 JN1|| align=right|14,1|| align=right|1,946|| align=right|0,061|| align=right|23,72|| align=right|2,714||MBA||5. května 1986||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4766) Malin||1987 FF1|| align=right|12,2|| align=right|2,591|| align=right|0,139|| align=right|14,24|| align=right|4,169||MBA||28. března 1987||Palomar||E. F. Helin
|-
|(4767) Sutoku||1987 GC|| align=right|12,8|| align=right|2,691|| align=right|0,109|| align=right|13,33|| align=right|4,414||MBA||4. dubna 1987||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(4768) Hartley||1988 PH1|| align=right|11,3|| align=right|3,183|| align=right|0,233|| align=right|20,05|| align=right|5,677||MBA||11. srpna 1988||Siding Spring||A. J. Noymer
|-
|(4769) Castalia||1989 PB|| align=right|16,9|| align=right|1,064|| align=right|0,484|| align=right|8,89|| align=right|1,097||APL PHA||9. srpna 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(4770) Lane||1989 PC|| align=right|12,2|| align=right|2,863|| align=right|0,306|| align=right|25,10|| align=right|4,843||MBA||9. srpna 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(4771) Hayashi||1989 RM2|| align=right|12,6|| align=right|2,687|| align=right|0,155|| align=right|4,79|| align=right|4,405||MBA||7. září 1989||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|(4772)||1989 VM|| align=right|11,8|| align=right|3,163|| align=right|0,067|| align=right|11,53|| align=right|5,626||MBA||2. listopadu 1989||Okutama||T. Hioki; N. Kawasato
|-
|(4773) Hayakawa||1989 WF|| align=right|12,7|| align=right|2,610|| align=right|0,119|| align=right|5,02|| align=right|4,216||MBA||17. listopadu 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(4774) Hobetsu||1991 CV1|| align=right|12,8|| align=right|2,238|| align=right|0,085|| align=right|3,64|| align=right|3,347||MBA||14. února 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(4775) Hansen||1927 TC|| align=right|14,1|| align=right|2,397|| align=right|0,451|| align=right|9,26|| align=right|3,710||MBA||3. října 1927||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(4776) Luyi||1975 VD|| align=right|14,9|| align=right|2,316|| align=right|0,233|| align=right|5,40|| align=right|3,524||MBA||3. listopadu 1975||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(4777) Aksenov||1976 SM2|| align=right|14,2|| align=right|2,175|| align=right|0,131|| align=right|1,33|| align=right|3,208||MBA||24. září 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4778) Fuss||1978 TV8|| align=right|12,8|| align=right|3,156|| align=right|0,179|| align=right|1,59|| align=right|5,607||MBA||9. října 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(4779) Whitley||1978 XQ|| align=right|12,1|| align=right|3,186|| align=right|0,128|| align=right|0,93|| align=right|5,685||MBA||6. prosince 1978||Palomar||E. Bowell; A. Warnock
|-
|(4780) Polina||1979 HE5|| align=right|13,8|| align=right|2,171|| align=right|0,060|| align=right|4,68|| align=right|3,198||MBA||25. dubna 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4781) Sládkovič||1980 TP|| align=right|14,6|| align=right|2,157|| align=right|0,191|| align=right|1,68|| align=right|3,168||MBA||3. října 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(4782) Gembloux||1980 TH3|| align=right|12,5|| align=right|2,837|| align=right|0,077|| align=right|1,35|| align=right|4,778||MBA||14. října 1980||Haute Provence||H. Debehogne; L. Houziaux
|-
|(4783) Wasson||1983 AH1|| align=right|13,7|| align=right|2,553|| align=right|0,208|| align=right|16,61|| align=right|4,078||MBA||12. ledna 1983||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4784)||1984 DF1|| align=right|13,3|| align=right|2,680|| align=right|0,113|| align=right|3,55|| align=right|4,386||MBA||28. února 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4785) Petrov||1984 YH1|| align=right|13,2|| align=right|2,665|| align=right|0,064|| align=right|2,69|| align=right|4,349||MBA||17. prosince 1984||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(4786) Tatianina||1985 PE2|| align=right|13,2|| align=right|2,359|| align=right|0,193|| align=right|7,26|| align=right|3,623||MBA||13. srpna 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4787) Shulʹzhenko||1986 RC7|| align=right|13,7|| align=right|2,258|| align=right|0,113|| align=right|5,05|| align=right|3,393||MBA||6. září 1986||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(4788) Simpson||1986 TL1|| align=right|14,0|| align=right|2,263|| align=right|0,130|| align=right|4,33|| align=right|3,403||MBA||4. října 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4789) Sprattia||1987 UU2|| align=right|13,9|| align=right|2,239|| align=right|0,125|| align=right|1,28|| align=right|3,350||MBA||20. října 1987||Victoria||D. D. Balam
|-
|(4790) Petrpravec||1988 PP|| align=right|11,8|| align=right|2,627|| align=right|0,083|| align=right|12,74|| align=right|4,258||MBA||9. srpna 1988||Palomar||E. F. Helin
|-
|(4791) Iphidamas||1988 PB1|| align=right|9,9|| align=right|5,181|| align=right|0,047|| align=right|25,95|| align=right|11,80||JUT||14. srpna 1988||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4792) Lykaon||1988 RK1|| align=right|10,0|| align=right|5,273|| align=right|0,091|| align=right|9,33|| align=right|12,11||JUT||10. září 1988||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4793)||1988 RR4|| align=right|12,8|| align=right|2,670|| align=right|0,155|| align=right|4,37|| align=right|4,361||MBA||1. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4794) Bogard||1988 SO2|| align=right|14,0|| align=right|2,273|| align=right|0,116|| align=right|5,40|| align=right|3,426||MBA||16. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(4795) Kihara||1989 CB1|| align=right|13,9|| align=right|2,201|| align=right|0,153|| align=right|5,11|| align=right|3,264||MBA||7. února 1989||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|(4796) Lewis||1989 LU|| align=right|13,2|| align=right|2,355|| align=right|0,181|| align=right|2,28|| align=right|3,614||MBA||3. června 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(4797) Ako||1989 SJ|| align=right|12,5|| align=right|2,413|| align=right|0,185|| align=right|1,82|| align=right|3,747||MBA||30. září 1989||Minami-Oda||T. Nomura; K. Kawanishi
|-
|(4798) Mercator||1989 SU1|| align=right|13,4|| align=right|2,198|| align=right|0,110|| align=right|3,66|| align=right|3,258||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(4799) Hirasawa||1989 TC1|| align=right|13,4|| align=right|2,471|| align=right|0,128|| align=right|0,62|| align=right|3,883||MBA||8. října 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(4800)||1989 TG17|| align=right|11,5|| align=right|3,007|| align=right|0,108|| align=right|10,29|| align=right|5,214||MBA||9. října 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4801) Ohře||1989 UR4|| align=right|12,5|| align=right|2,641|| align=right|0,166|| align=right|2,26|| align=right|4,292||MBA||22. října 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|(4802) Khatchaturian||1989 UA7|| align=right|15,1|| align=right|2,219|| align=right|0,212|| align=right|0,75|| align=right|3,305||MBA||23. října 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(4803) Birkle||1989 XA|| align=right|12,1|| align=right|2,902|| align=right|0,039|| align=right|2,93|| align=right|4,942||MBA||1. prosince 1989||Chions||J. M. Baur
|-
|(4804) Pasteur||1989 XC1|| align=right|11,6|| align=right|2,692|| align=right|0,117|| align=right|8,63|| align=right|4,416||MBA||2. prosince 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(4805) Asteropaios||1990 VH7|| align=right|10,1|| align=right|5,236|| align=right|0,090|| align=right|12,00|| align=right|11,98||JUT||13. listopadu 1990||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4806) Miho||1990 YJ|| align=right|13,3|| align=right|2,230|| align=right|0,098|| align=right|5,25|| align=right|3,330||MBA||22. prosince 1990||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(4807) Noboru||1991 AO|| align=right|13,4|| align=right|2,330|| align=right|0,211|| align=right|0,50|| align=right|3,555||MBA||10. ledna 1991||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(4808) Ballaero||1925 BA|| align=right|12,0|| align=right|2,668|| align=right|0,162|| align=right|10,80|| align=right|4,358||MBA||21. ledna 1925||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(4809) Robertball||1928 RB|| align=right|13,5|| align=right|2,568|| align=right|0,249|| align=right|13,68|| align=right|4,115||MBA||5. září 1928||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(4810) Ruslanova||1972 GL|| align=right|13,2|| align=right|2,239|| align=right|0,103|| align=right|7,76|| align=right|3,350||MBA||14. dubna 1972||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4811) Semashko||1973 SO3|| align=right|14,3|| align=right|2,247|| align=right|0,184|| align=right|5,07|| align=right|3,368||MBA||25. září 1973||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(4812) Hakuhou||1977 DL3|| align=right|14,4|| align=right|2,369|| align=right|0,208|| align=right|4,69|| align=right|3,645||MBA||18. února 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(4813) Terebizh||1977 RR7|| align=right|12,0|| align=right|3,127|| align=right|0,099|| align=right|11,85|| align=right|5,528||MBA||11. září 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4814) Casacci||1978 RW|| align=right|12,7|| align=right|3,228|| align=right|0,191|| align=right|1,45|| align=right|5,800||MBA||1. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4815) Anders||1981 EA28|| align=right|13,7|| align=right|2,360|| align=right|0,137|| align=right|7,57|| align=right|3,625||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(4816) Connelly||1981 PK|| align=right|12,8|| align=right|2,589|| align=right|0,275|| align=right|11,82|| align=right|4,166||MBA||3. srpna 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4817)||1984 DC1|| align=right|13,6|| align=right|2,349|| align=right|0,208|| align=right|2,16|| align=right|3,599||MBA||27. února 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4818) Elgar||1984 EM|| align=right|13,6|| align=right|2,265|| align=right|0,131|| align=right|2,54|| align=right|3,408||MBA||1. března 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4819) Gifford||1985 KC|| align=right|14,3|| align=right|2,204|| align=right|0,031|| align=right|5,81|| align=right|3,271||MBA||24. května 1985||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(4820) Fay||1985 RZ|| align=right|11,5|| align=right|2,855|| align=right|0,356|| align=right|12,41|| align=right|4,823||MBA||15. září 1985||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4821) Bianucci||1986 EE5|| align=right|12,5|| align=right|3,134|| align=right|0,164|| align=right|1,18|| align=right|5,547||MBA||5. března 1986||La Silla||G. DeSanctis
|-
|(4822) Karge||1986 TC1|| align=right|13,7|| align=right|2,253|| align=right|0,186|| align=right|4,05|| align=right|3,380||MBA||4. října 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4823) Libenice||1986 TO3|| align=right|13,9|| align=right|2,160|| align=right|0,108|| align=right|1,12|| align=right|3,173||MBA||4. října 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(4824) Stradonice||1986 WL1|| align=right|13,6|| align=right|2,289|| align=right|0,057|| align=right|6,48|| align=right|3,463||MBA||25. listopadu 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(4825) Ventura||1988 CS2|| align=right|14,1|| align=right|2,253|| align=right|0,166|| align=right|3,97|| align=right|3,381||MBA||11. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(4826) Wilhelms||1988 JO|| align=right|12,2|| align=right|2,380|| align=right|0,193|| align=right|25,31|| align=right|3,671||MBA||11. května 1988||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4827) Dares||1988 QE|| align=right|10,1|| align=right|5,121|| align=right|0,046|| align=right|7,71|| align=right|11,59||JUT||17. srpna 1988||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4828) Misenus||1988 RV|| align=right|10,0|| align=right|5,187|| align=right|0,043|| align=right|14,89|| align=right|11,82||JUT||11. září 1988||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4829) Sergestus||1988 RM1|| align=right|10,7|| align=right|5,110|| align=right|0,049|| align=right|8,62|| align=right|11,56||JUT||10. září 1988||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4830)||1988 RG4|| align=right|12,9|| align=right|2,394|| align=right|0,069|| align=right|6,42|| align=right|3,703||MBA||1. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4831) Baldwin||1988 RX11|| align=right|12,4|| align=right|3,098|| align=right|0,109|| align=right|0,28|| align=right|5,452||MBA||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(4832) Palinurus||1988 TU1|| align=right|9,8|| align=right|5,257|| align=right|0,140|| align=right|19,07|| align=right|12,06||JUT||12. října 1988||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4833) Meges||1989 AL2|| align=right|9,1|| align=right|5,258|| align=right|0,093|| align=right|34,68|| align=right|12,06||JUT||8. ledna 1989||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4834) Thoas||1989 AM2|| align=right|9,2|| align=right|5,237|| align=right|0,136|| align=right|28,45|| align=right|11,99||JUT||11. ledna 1989||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4835)||1989 BQ|| align=right|9,8|| align=right|5,189|| align=right|0,251|| align=right|19,58|| align=right|11,82||JUT||29. ledna 1989||Tokushima||M. Iwamoto; T. Furuta
|-
|(4836) Medon||1989 CK1|| align=right|9,5|| align=right|5,182|| align=right|0,108|| align=right|19,43|| align=right|11,80||JUT||2. února 1989||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4837) Bickerton||1989 ME|| align=right|11,6|| align=right|3,199|| align=right|0,132|| align=right|28,23|| align=right|5,720||MBA||30. června 1989||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(4838) Billmclaughlin||1989 NJ|| align=right|12,7|| align=right|2,353|| align=right|0,143|| align=right|8,89|| align=right|3,609||MBA||2. července 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(4839) Daisetsuzan||1989 QG|| align=right|13,2|| align=right|2,435|| align=right|0,071|| align=right|7,58|| align=right|3,799||MBA||25. srpna 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(4840) Otaynang||1989 UY|| align=right|11,9|| align=right|3,183|| align=right|0,102|| align=right|15,17|| align=right|5,679||MBA||23. října 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(4841) Manjiro||1989 UO3|| align=right|13,8|| align=right|2,309|| align=right|0,104|| align=right|3,88|| align=right|3,508||MBA||28. října 1989||Geisei||T. Seki
|-
|(4842) Atsushi||1989 WK|| align=right|13,1|| align=right|2,251|| align=right|0,157|| align=right|2,47|| align=right|3,377||MBA||21. listopadu 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(4843) Mégantic||1990 DR4|| align=right|11,0|| align=right|3,085|| align=right|0,128|| align=right|11,00|| align=right|5,418||MBA||28. února 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4844) Matsuyama||1991 BA2|| align=right|12,4|| align=right|2,555|| align=right|0,220|| align=right|5,97|| align=right|4,082||MBA||23. ledna 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(4845) Tsubetsu||1991 EC1|| align=right|12,5|| align=right|2,401|| align=right|0,068|| align=right|7,60|| align=right|3,721||MBA||5. března 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(4846) Tuthmosis||6575 P-L|| align=right|12,1|| align=right|3,216|| align=right|0,136|| align=right|5,28|| align=right|5,767||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4847) Amenhotep||6787 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,167|| align=right|0,089|| align=right|0,86|| align=right|3,190||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4848) Tutenchamun||3233 T-2|| align=right|11,6|| align=right|3,143|| align=right|0,127|| align=right|6,38|| align=right|5,571||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4849) Ardenne||1936 QV|| align=right|13,8|| align=right|2,279|| align=right|0,112|| align=right|3,00|| align=right|3,441||MBA||17. srpna 1936||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(4850) Palestrina||1973 UJ5|| align=right|12,7|| align=right|2,882|| align=right|0,072|| align=right|1,89|| align=right|4,891||MBA||27. října 1973||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(4851) Vodopʹyanova||1976 US1|| align=right|12,8|| align=right|2,602|| align=right|0,062|| align=right|15,50|| align=right|4,196||MBA||26. října 1976||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(4852) Pamjones||1977 JD|| align=right|13,7|| align=right|2,304|| align=right|0,103|| align=right|6,78|| align=right|3,497||MBA||15. května 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4853) Marielukac||1979 ML|| align=right|12,6|| align=right|2,535|| align=right|0,256|| align=right|8,34|| align=right|4,036||MBA||28. června 1979||Cerro El Roble||C. Torres
|-
|(4854) Edscott||1981 ED27|| align=right|12,9|| align=right|2,983|| align=right|0,062|| align=right|10,68|| align=right|5,150||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(4855) Tenpyou||1982 VM5|| align=right|14,1|| align=right|2,233|| align=right|0,184|| align=right|4,76|| align=right|3,337||MBA||14. listopadu 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(4856) Seaborg||1983 LJ|| align=right|12,1|| align=right|2,561|| align=right|0,068|| align=right|15,00|| align=right|4,097||MBA||11. června 1983||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4857) Altgamia||1984 FM|| align=right|13,2|| align=right|2,357|| align=right|0,231|| align=right|24,48|| align=right|3,617||MBA||29. března 1984||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4858)||1985 UA|| align=right|14,2|| align=right|2,183|| align=right|0,110|| align=right|3,28|| align=right|3,224||MBA||23. října 1985||Palomar||J. Gibson
|-
|(4859) Fraknoi||1986 TJ2|| align=right|13,1|| align=right|2,272|| align=right|0,137|| align=right|6,42|| align=right|3,425||MBA||7. října 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4860) Gubbio||1987 EP|| align=right|11,8|| align=right|2,632|| align=right|0,147|| align=right|14,56|| align=right|4,269||MBA||3. března 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4861) Nemirovskij||1987 QU10|| align=right|12,8|| align=right|2,897|| align=right|0,221|| align=right|3,55|| align=right|4,929||MBA||27. srpna 1987||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(4862) Loke||1987 SJ5|| align=right|12,7|| align=right|2,917|| align=right|0,239|| align=right|8,64|| align=right|4,980||MBA||30. září 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(4863) Yasutani||1987 VH1|| align=right|11,8|| align=right|2,849|| align=right|0,018|| align=right|2,20|| align=right|4,809||MBA||13. listopadu 1987||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(4864) Nimoy||1988 RA5|| align=right|13,2|| align=right|2,469|| align=right|0,178|| align=right|3,62|| align=right|3,879||MBA||2. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4865) Sor||1988 UJ|| align=right|12,1|| align=right|3,050|| align=right|0,056|| align=right|10,13|| align=right|5,325||MBA||18. října 1988||Geisei||T. Seki
|-
|(4866) Badillo||1988 VB3|| align=right|11,7|| align=right|3,000|| align=right|0,085|| align=right|9,38|| align=right|5,196||MBA||10. listopadu 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(4867) Polites||1989 SZ|| align=right|9,4|| align=right|5,159|| align=right|0,017|| align=right|27,18|| align=right|11,72||JUT||27. září 1989||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4868) Knushevia||1989 UN2|| align=right|13,9|| align=right|1,961|| align=right|0,068|| align=right|22,11|| align=right|2,746||MBA||27. října 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(4869) Piotrovsky||1989 UE8|| align=right|13,3|| align=right|2,235|| align=right|0,174|| align=right|3,55|| align=right|3,341||MBA||26. října 1989||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4870) Shcherbanʹ||1989 UK8|| align=right|11,3|| align=right|3,213|| align=right|0,078|| align=right|9,74|| align=right|5,759||MBA||25. října 1989||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(4871) Riverside||1989 WH1|| align=right|13,3|| align=right|2,258|| align=right|0,109|| align=right|2,90|| align=right|3,393||MBA||24. listopadu 1989||Ayashi Station||M. Koishikawa
|-
|(4872) Grieg||1989 YH7|| align=right|13,3|| align=right|2,727|| align=right|0,060|| align=right|10,71|| align=right|4,502||MBA||25. prosince 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(4873) Fukaya||1990 EC|| align=right|11,8|| align=right|3,022|| align=right|0,097|| align=right|10,81|| align=right|5,254||MBA||4. března 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|(4874) Burke||1991 AW|| align=right|12,0|| align=right|2,602|| align=right|0,126|| align=right|14,68|| align=right|4,195||MBA||12. ledna 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(4875) Ingalls||1991 DJ|| align=right|13,0|| align=right|2,244|| align=right|0,179|| align=right|5,26|| align=right|3,361||MBA||19. února 1991||Yatsugatake||Y. Kushida; R. Kushida
|-
|(4876) Strabo||1133 T-2|| align=right|13,0|| align=right|2,910|| align=right|0,022|| align=right|1,30|| align=right|4,962||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4877) Humboldt||5066 T-2|| align=right|13,1|| align=right|2,635|| align=right|0,134|| align=right|12,41|| align=right|4,276||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4878)||1968 OF|| align=right|14,9|| align=right|2,290|| align=right|0,154|| align=right|6,18|| align=right|3,465||MBA||18. července 1968||Cerro El Roble||C. Torres; S. Cofre
|-
|(4879) Zykina||1974 VG|| align=right|11,7|| align=right|3,168|| align=right|0,091|| align=right|10,30|| align=right|5,638||MBA||12. listopadu 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4880) Tovstonogov||1975 TR4|| align=right|12,1|| align=right|2,672|| align=right|0,036|| align=right|21,16|| align=right|4,367||MBA||14. října 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4881)||1975 XJ|| align=right|14,4|| align=right|2,314|| align=right|0,047|| align=right|8,09|| align=right|3,520||MBA||1. prosince 1975||Cerro El Roble||C. Torres
|-
|(4882) Divari||1977 QU2|| align=right|13,1|| align=right|2,486|| align=right|0,102|| align=right|4,78|| align=right|3,920||MBA||21. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4883) Korolirina||1978 RJ1|| align=right|13,7|| align=right|2,742|| align=right|0,238|| align=right|5,86|| align=right|4,539||MBA||5. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4884) Bragaria||1979 OK15|| align=right|14,3|| align=right|2,224|| align=right|0,168|| align=right|4,71|| align=right|3,317||MBA||21. července 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4885) Grange||1980 LU|| align=right|14,4|| align=right|2,431|| align=right|0,171|| align=right|3,18|| align=right|3,790||MBA||10. června 1980||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4886) Kojima||1981 EZ14|| align=right|14,5|| align=right|2,924|| align=right|0,205|| align=right|4,81|| align=right|5,000||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(4887) Takihiroi||1981 EV26|| align=right|13,4|| align=right|2,921|| align=right|0,025|| align=right|1,00|| align=right|4,991||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(4888) Doreen||1981 JX1|| align=right|13,8|| align=right|2,351|| align=right|0,018|| align=right|4,07|| align=right|3,603||MBA||5. května 1981||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4889) Praetorius||1982 UW3|| align=right|11,9|| align=right|3,096|| align=right|0,193|| align=right|13,92|| align=right|5,446||MBA||19. října 1982||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(4890) Shikanosima||1982 VE4|| align=right|13,5|| align=right|2,205|| align=right|0,150|| align=right|3,66|| align=right|3,274||MBA||14. listopadu 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(4891) Blaga||1984 GR|| align=right|12,0|| align=right|3,164|| align=right|0,060|| align=right|2,31|| align=right|5,628||MBA||4. dubna 1984||Smolyan||Bulgarian National Observatory
|-
|(4892) Chrispollas||1985 TV2|| align=right|12,6|| align=right|2,335|| align=right|0,100|| align=right|8,57|| align=right|3,567||MBA||11. října 1985||Caussols||CERGA
|-
|(4893) Seitter||1986 PT4|| align=right|11,8|| align=right|3,150|| align=right|0,086|| align=right|13,75|| align=right|5,590||MBA||9. srpna 1986||Smolyan||E. W. Elst; V. Ivanova
|-
|(4894) Ask||1986 RJ|| align=right|13,5|| align=right|2,175|| align=right|0,195|| align=right|2,64|| align=right|3,206||MBA||8. září 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(4895) Embla||1986 TK4|| align=right|13,5|| align=right|2,355|| align=right|0,238|| align=right|7,14|| align=right|3,612||MBA||13. října 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(4896) Tomoegozen||1986 YA|| align=right|10,8|| align=right|3,112|| align=right|0,170|| align=right|16,55|| align=right|5,489||MBA||20. prosince 1986||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(4897)||1987 QD6|| align=right|11,6|| align=right|3,053|| align=right|0,127|| align=right|11,07|| align=right|5,335||MBA||22. srpna 1987||Palomar||E. F. Helin
|-
|(4898) Nishiizumi||1988 FJ|| align=right|13,9|| align=right|1,954|| align=right|0,082|| align=right|18,63|| align=right|2,731||MBA||19. března 1988||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4899) Candace||1988 JU|| align=right|13,6|| align=right|2,372|| align=right|0,185|| align=right|22,59|| align=right|3,653||MBA||9. května 1988||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(4900) Maymelou||1988 ME|| align=right|13,0|| align=right|2,381|| align=right|0,129|| align=right|5,93|| align=right|3,672||MBA||16. června 1988||Palomar||E. F. Helin
|-
|(4901)||1988 VJ|| align=right|13,5|| align=right|2,275|| align=right|0,190|| align=right|4,65|| align=right|3,431||MBA||3. listopadu 1988||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(4902) Thessandrus||1989 AN2|| align=right|9,6|| align=right|5,210|| align=right|0,043|| align=right|9,08|| align=right|11,90||JUT||9. ledna 1989||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4903) Ichikawa||1989 UD|| align=right|12,1|| align=right|3,154|| align=right|0,176|| align=right|2,55|| align=right|5,600||MBA||20. října 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(4904) Makio||1989 WZ|| align=right|12,6|| align=right|2,390|| align=right|0,131|| align=right|10,11|| align=right|3,693||MBA||21. listopadu 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(4905) Hiromi||1991 JM1|| align=right|12,1|| align=right|2,601|| align=right|0,170|| align=right|12,42|| align=right|4,194||MBA||15. května 1991||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|(4906) Seneferu||2533 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,177|| align=right|0,215|| align=right|1,66|| align=right|3,212||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4907) Zoser||7618 P-L|| align=right|12,1|| align=right|3,178|| align=right|0,096|| align=right|6,00|| align=right|5,663||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4908) Ward||1933 SD|| align=right|14,2|| align=right|2,189|| align=right|0,235|| align=right|4,57|| align=right|3,238||MBA||17. září 1933||Uccle||F. Rigaux
|-
|(4909) Couteau||1949 SA1|| align=right|13,7|| align=right|2,273|| align=right|0,248|| align=right|2,41|| align=right|3,427||MBA||28. září 1949||Nice||M. Laugier
|-
|(4910) Kawasato||1953 PR|| align=right|14,2|| align=right|2,441|| align=right|0,327|| align=right|5,00|| align=right|3,814||MBA||11. srpna 1953||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(4911) Rosenzweig||1953 UD|| align=right|12,5|| align=right|2,637|| align=right|0,181|| align=right|13,04|| align=right|4,282||MBA||16. října 1953||Brooklyn||Indiana University
|-
|(4912) Emilhaury||1953 VX1|| align=right|13,4|| align=right|2,303|| align=right|0,139|| align=right|3,67|| align=right|3,494||MBA||11. listopadu 1953||Brooklyn||Indiana University
|-
|(4913)||1965 SO|| align=right|12,8|| align=right|2,444|| align=right|0,190|| align=right|3,06|| align=right|3,819||MBA||20. září 1965||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(4914) Pardina||1969 GD|| align=right|11,8|| align=right|2,626|| align=right|0,160|| align=right|12,55|| align=right|4,254||MBA||9. dubna 1969||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(4915) Solzhenitsyn||1969 TJ2|| align=right|13,1|| align=right|3,069|| align=right|0,288|| align=right|3,85|| align=right|5,376||MBA||8. října 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4916) Brumberg||1970 PS|| align=right|11,4|| align=right|3,050|| align=right|0,090|| align=right|10,77|| align=right|5,326||MBA||10. srpna 1970||Krym–Naučnyj||Crimean Astrophysical Observatory
|-
|(4917) Yurilvovia||1973 SC6|| align=right|12,9|| align=right|2,742|| align=right|0,111|| align=right|3,71|| align=right|4,539||MBA||28. září 1973||Krym–Naučnyj||Crimean Astrophysical Observatory
|-
|(4918) Rostropovich||1974 QU1|| align=right|13,2|| align=right|2,638|| align=right|0,236|| align=right|1,77|| align=right|4,285||MBA||24. srpna 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4919) Vishnevskaya||1974 SR1|| align=right|13,8|| align=right|2,271|| align=right|0,242|| align=right|5,02|| align=right|3,422||MBA||19. září 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4920) Gromov||1978 PY2|| align=right|13,0|| align=right|2,688|| align=right|0,089|| align=right|2,43|| align=right|4,406||MBA||8. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4921) Volonté||1980 SJ|| align=right|13,7|| align=right|2,413|| align=right|0,142|| align=right|5,20|| align=right|3,747||MBA||29. září 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(4922) Leshin||1981 EH4|| align=right|14,0|| align=right|2,622|| align=right|0,231|| align=right|8,18|| align=right|4,244||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(4923) Clarke||1981 EO27|| align=right|14,2|| align=right|2,145|| align=right|0,203|| align=right|6,67|| align=right|3,141||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(4924) Hiltner||1981 EQ40|| align=right|15,3|| align=right|2,154|| align=right|0,216|| align=right|1,73|| align=right|3,161||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(4925)||1981 XH2|| align=right|11,6|| align=right|3,059|| align=right|0,243|| align=right|8,33|| align=right|5,349||MBA||3. prosince 1981||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(4926) Smoktunovskij||1982 ST6|| align=right|12,7|| align=right|2,832|| align=right|0,049|| align=right|1,31|| align=right|4,766||MBA||16. září 1982||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4927) O'Connell||1982 UP2|| align=right|13,2|| align=right|2,888|| align=right|0,085|| align=right|1,17|| align=right|4,908||MBA||21. října 1982||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(4928) Vermeer||1982 UG7|| align=right|14,3|| align=right|2,148|| align=right|0,190|| align=right|2,46|| align=right|3,147||MBA||21. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(4929) Yamatai||1982 XV|| align=right|13,5|| align=right|2,211|| align=right|0,059|| align=right|2,49|| align=right|3,287||MBA||13. prosince 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(4930) Rephiltim||1983 AO2|| align=right|11,0|| align=right|3,125|| align=right|0,044|| align=right|15,50|| align=right|5,524||MBA||10. ledna 1983||Palomar||S. L. Salyards
|-
|(4931) Tomsk||1983 CN3|| align=right|12,0|| align=right|2,578|| align=right|0,283|| align=right|23,19|| align=right|4,140||MBA||11. února 1983||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(4932) Texstapa||1984 EA1|| align=right|12,0|| align=right|3,113|| align=right|0,015|| align=right|12,91|| align=right|5,491||MBA||9. března 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(4933)||1984 EN1|| align=right|14,2|| align=right|2,332|| align=right|0,120|| align=right|1,87|| align=right|3,562||MBA||2. března 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4934) Rhôneranger||1985 JJ|| align=right|12,1|| align=right|3,005|| align=right|0,108|| align=right|10,93|| align=right|5,208||MBA||15. května 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(4935) Maslachkova||1985 PD2|| align=right|13,6|| align=right|2,195|| align=right|0,147|| align=right|5,73|| align=right|3,252||MBA||13. srpna 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4936) Butakov||1985 UY4|| align=right|13,3|| align=right|2,277|| align=right|0,127|| align=right|5,91|| align=right|3,435||MBA||22. října 1985||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(4937)||1986 CL1|| align=right|11,8|| align=right|2,598|| align=right|0,163|| align=right|16,96|| align=right|4,186||MBA||1. února 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4938)||1986 CQ1|| align=right|13,2|| align=right|2,353|| align=right|0,078|| align=right|4,57|| align=right|3,608||MBA||5. února 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4939)||1986 QL1|| align=right|13,4|| align=right|2,528|| align=right|0,158|| align=right|5,39|| align=right|4,018||MBA||27. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4940) Polenov||1986 QY4|| align=right|11,8|| align=right|3,111|| align=right|0,173|| align=right|2,28|| align=right|5,486||MBA||18. srpna 1986||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(4941)||1986 UA|| align=right|12,1|| align=right|3,183|| align=right|0,183|| align=right|1,87|| align=right|5,679||MBA||25. října 1986||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(4942)||1987 DU6|| align=right|13,0|| align=right|2,202|| align=right|0,136|| align=right|3,84|| align=right|3,267||MBA||24. února 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4943) Lac d'Orient||1987 OQ|| align=right|13,2|| align=right|2,648|| align=right|0,177|| align=right|11,99|| align=right|4,308||MBA||27. července 1987||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(4944) Kozlovskij||1987 RP3|| align=right|12,8|| align=right|2,744|| align=right|0,066|| align=right|4,50|| align=right|4,546||MBA||2. září 1987||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4945) Ikenozenni||1987 SJ|| align=right|13,0|| align=right|2,573|| align=right|0,316|| align=right|4,90|| align=right|4,127||MBA||18. září 1987||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(4946) Askalaphus||1988 BW1|| align=right|9,9|| align=right|5,310|| align=right|0,051|| align=right|21,88|| align=right|12,24||JUT||21. ledna 1988||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(4947) Ninkasi||1988 TJ1|| align=right|18,7|| align=right|1,370|| align=right|0,169|| align=right|15,66|| align=right|1,604||AMR||12. října 1988||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(4948)||1988 VF1|| align=right|13,9|| align=right|2,170|| align=right|0,194|| align=right|3,10|| align=right|3,196||MBA||3. listopadu 1988||Oohira||W. Kakei; M. Kizawa; T. Urata
|-
|(4949)||1988 WE|| align=right|13,6|| align=right|2,273|| align=right|0,170|| align=right|4,81|| align=right|3,425||MBA||29. listopadu 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(4950) House||1988 XO1|| align=right|11,5|| align=right|2,747|| align=right|0,184|| align=right|12,71|| align=right|4,552||MBA||7. prosince 1988||Palomar||E. F. Helin
|-
|(4951) Iwamoto||1990 BM|| align=right|13,4|| align=right|2,257|| align=right|0,168|| align=right|7,53|| align=right|3,391||MBA||21. ledna 1990||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(4952) Kibeshigemaro||1990 FC1|| align=right|11,5|| align=right|3,161|| align=right|0,107|| align=right|16,97|| align=right|5,619||MBA||26. března 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|(4953)||1990 MU|| align=right|14,1|| align=right|1,622|| align=right|0,658|| align=right|24,41|| align=right|2,065||APL PHA||23. června 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(4954) Eric||1990 SQ|| align=right|12,6|| align=right|2,003|| align=right|0,449|| align=right|17,47|| align=right|2,834||AMR||23. září 1990||Palomar||B. Roman
|-
|(4955) Gold||1990 SF2|| align=right|11,3|| align=right|3,154|| align=right|0,130|| align=right|7,44|| align=right|5,600||MBA||17. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(4956) Noymer||1990 VG1|| align=right|13,5|| align=right|2,445|| align=right|0,204|| align=right|24,23|| align=right|3,823||MBA||12. listopadu 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(4957) Brucemurray||1990 XJ|| align=right|15,1|| align=right|1,566|| align=right|0,219|| align=right|35,02|| align=right|1,959||AMR||15. prosince 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(4958) Wellnitz||1991 NT1|| align=right|11,5|| align=right|3,013|| align=right|0,076|| align=right|9,10|| align=right|5,229||MBA||13. července 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(4959) Niinoama||1991 PA1|| align=right|10,8|| align=right|3,151|| align=right|0,006|| align=right|8,99|| align=right|5,592||MBA||15. srpna 1991||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(4960) Mayo||4657 P-L|| align=right|13,0|| align=right|3,023|| align=right|0,089|| align=right|0,94|| align=right|5,256||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4961) Timherder||1958 TH1|| align=right|12,2|| align=right|3,152|| align=right|0,228|| align=right|7,86|| align=right|5,596||MBA||8. října 1958||Flagstaff||Lowell Observatory
|-
|(4962) Vecherka||1973 TP|| align=right|12,3|| align=right|2,608|| align=right|0,145|| align=right|15,11|| align=right|4,212||MBA||1. října 1973||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(4963) Kanroku||1977 DR1|| align=right|12,4|| align=right|2,598|| align=right|0,167|| align=right|11,76|| align=right|4,188||MBA||18. února 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(4964) Kourovka||1979 OD15|| align=right|13,6|| align=right|2,263|| align=right|0,124|| align=right|4,92|| align=right|3,404||MBA||21. července 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4965) Takeda||1981 EP28|| align=right|14,0|| align=right|2,918|| align=right|0,063|| align=right|0,90|| align=right|4,984||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(4966) Edolsen||1981 EO34|| align=right|13,6|| align=right|2,633|| align=right|0,212|| align=right|9,93|| align=right|4,272||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(4967) Glia||1983 CF1|| align=right|10,7|| align=right|3,150|| align=right|0,046|| align=right|16,96|| align=right|5,590||MBA||11. února 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(4968) Suzamur||1986 PQ|| align=right|12,7|| align=right|2,524|| align=right|0,112|| align=right|5,42|| align=right|4,010||MBA||1. srpna 1986||Palomar||E. F. Helin
|-
|(4969) Lawrence||1986 TU|| align=right|12,6|| align=right|2,756|| align=right|0,363|| align=right|31,46|| align=right|4,576||MBA||4. října 1986||Palomar||E. F. Helin
|-
|(4970) Druyan||1988 VO2|| align=right|12,9|| align=right|2,395|| align=right|0,146|| align=right|7,24|| align=right|3,707||MBA||12. listopadu 1988||Palomar||E. F. Helin
|-
|(4971) Hoshinohiroba||1989 BY|| align=right|13,1|| align=right|2,384|| align=right|0,179|| align=right|3,21|| align=right|3,681||MBA||30. ledna 1989||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|(4972) Pachelbel||1989 UE7|| align=right|13,3|| align=right|3,123|| align=right|0,189|| align=right|1,23|| align=right|5,518||MBA||23. října 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(4973) Showa||1990 FT|| align=right|11,3|| align=right|3,431|| align=right|0,078|| align=right|18,90|| align=right|6,353||MBA||18. března 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(4974) Elford||1990 LA|| align=right|12,8|| align=right|2,606|| align=right|0,109|| align=right|13,79|| align=right|4,205||MBA||14. června 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(4975) Dohmoto||1990 SZ1|| align=right|11,8|| align=right|3,082|| align=right|0,229|| align=right|14,99|| align=right|5,410||MBA||16. září 1990||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|(4976) Choukyongchol||1991 PM|| align=right|11,3|| align=right|3,024|| align=right|0,101|| align=right|8,65|| align=right|5,258||MBA||9. srpna 1991||Sapporo||K. Watanabe
|-
|(4977) Rauthgundis||2018 P-L|| align=right|13,7|| align=right|2,293|| align=right|0,112|| align=right|5,89|| align=right|3,471||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4978) Seitz||4069 T-2|| align=right|13,2|| align=right|2,631|| align=right|0,212|| align=right|6,03|| align=right|4,267||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(4979) Otawara||1949 PQ|| align=right|14,3|| align=right|2,169|| align=right|0,145|| align=right|0,92|| align=right|3,193||MBA||2. srpna 1949||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(4980) Magomaev||1974 SP1|| align=right|12,5|| align=right|3,207|| align=right|0,139|| align=right|1,86|| align=right|5,743||MBA||19. září 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4981) Sinyavskaya||1974 VS|| align=right|12,0|| align=right|2,876|| align=right|0,080|| align=right|2,71|| align=right|4,876||MBA||12. listopadu 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(4982) Bartini||1977 PE1|| align=right|13,2|| align=right|2,781|| align=right|0,182|| align=right|4,63|| align=right|4,636||MBA||14. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4983) Schroeteria||1977 RD7|| align=right|13,2|| align=right|2,323|| align=right|0,029|| align=right|1,90|| align=right|3,540||MBA||11. září 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4984)||1978 VU10|| align=right|15,0|| align=right|2,254|| align=right|0,209|| align=right|1,98|| align=right|3,384||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(4985) Fitzsimmons||1979 QK4|| align=right|13,1|| align=right|3,241|| align=right|0,152|| align=right|0,84|| align=right|5,835||MBA||23. srpna 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(4986) Osipovia||1979 SL7|| align=right|13,3|| align=right|2,569|| align=right|0,211|| align=right|5,63|| align=right|4,116||MBA||23. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(4987) Flamsteed||1980 FH12|| align=right|13,4|| align=right|2,273|| align=right|0,065|| align=right|7,58|| align=right|3,425||MBA||20. března 1980||Bickley||Perth Observatory
|-
|(4988) Chushuho||1980 VU1|| align=right|13,9|| align=right|2,406|| align=right|0,214|| align=right|2,13|| align=right|3,732||MBA||6. listopadu 1980||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(4989) Joegoldstein||1981 DX1|| align=right|13,2|| align=right|2,575|| align=right|0,184|| align=right|12,33|| align=right|4,132||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(4990) Trombka||1981 ET26|| align=right|14,1|| align=right|2,233|| align=right|0,178|| align=right|3,89|| align=right|3,336||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(4991) Hansuess||1981 EU29|| align=right|12,7|| align=right|2,995|| align=right|0,110|| align=right|10,51|| align=right|5,183||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(4992) Kálmán||1982 UX10|| align=right|12,8|| align=right|2,576|| align=right|0,112|| align=right|14,47|| align=right|4,134||MBA||25. října 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(4993) Cossard||1983 GR|| align=right|13,0|| align=right|2,370|| align=right|0,061|| align=right|6,94|| align=right|3,647||MBA||11. dubna 1983||La Silla||H. Debehogne; G. De Sanctis
|-
|(4994) Kisala||1983 RK3|| align=right|13,3|| align=right|2,912|| align=right|0,196|| align=right|1,73|| align=right|4,969||MBA||1. září 1983||La Silla||H. Debehogne
|-
|(4995)||1984 QR|| align=right|13,0|| align=right|2,341|| align=right|0,314|| align=right|20,59|| align=right|3,580||MBA||28. srpna 1984||Palomar||S. Swanson
|-
|(4996) Veisberg||1986 PX5|| align=right|13,2|| align=right|2,547|| align=right|0,242|| align=right|5,10|| align=right|4,063||MBA||11. srpna 1986||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(4997) Ksana||1986 TM|| align=right|11,9|| align=right|2,867|| align=right|0,331|| align=right|32,86|| align=right|4,854||MBA||6. října 1986||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(4998) Kabashima||1986 VG|| align=right|11,6|| align=right|3,007|| align=right|0,074|| align=right|9,91|| align=right|5,214||MBA||5. listopadu 1986||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(4999) MPC||1987 CJ|| align=right|12,0|| align=right|3,014|| align=right|0,047|| align=right|10,50|| align=right|5,233||MBA||2. února 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(5000) IAU||1987 QN7|| align=right|14,1|| align=right|2,539|| align=right|0,267|| align=right|6,28|| align=right|4,045||MBA||23. srpna 1987||Palomar||E. F. Helin
|}

Poznámky 
Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
AMR – Amorova skupina,
APL – Apollonova skupina,
BIN – binární planetka,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PHA – potenciálně nebezpečná planetka.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek